|-
|(59001) Senftenberg||1998 SZ35|| align=right|15,3|| align=right|2,579|| align=right|0,221|| align=right|8,59|| align=right|4,140||MBA||26. září 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(59002)||1998 SZ36|| align=right|15,9|| align=right|2,434|| align=right|0,100|| align=right|1,23|| align=right|3,797||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59003)||1998 SL43|| align=right|17,6|| align=right|2,337|| align=right|0,230|| align=right|1,79|| align=right|3,573||MBA||23. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59004)||1998 SO43|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,177|| align=right|0,77|| align=right|5,513||MBA||25. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59005)||1998 SW54|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,236|| align=right|3,42|| align=right|4,220||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59006)||1998 SX58|| align=right|16,2|| align=right|2,530|| align=right|0,227|| align=right|4,25|| align=right|4,024||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59007)||1998 SF63|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,185|| align=right|4,21|| align=right|3,481||MBA||26. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59008)||1998 SS63|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,211|| align=right|8,76|| align=right|4,240||MBA||30. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59009)||1998 SZ65|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,090|| align=right|7,74|| align=right|3,557||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59010)||1998 SX67|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,196|| align=right|6,95|| align=right|4,089||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59011)||1998 SD71|| align=right|16,8|| align=right|2,134|| align=right|0,043|| align=right|2,07|| align=right|3,118||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59012)||1998 SW71|| align=right|14,6|| align=right|3,139|| align=right|0,120|| align=right|14,54|| align=right|5,561||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59013)||1998 SL72|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,129|| align=right|3,51|| align=right|4,227||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59014)||1998 SC74|| align=right|16,9|| align=right|2,412|| align=right|0,199|| align=right|3,27|| align=right|3,746||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59015)||1998 SH74|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,267|| align=right|5,36|| align=right|4,066||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59016)||1998 SX76|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,311|| align=right|4,07|| align=right|4,090||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59017)||1998 ST77|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,160|| align=right|3,41|| align=right|3,702||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59018)||1998 SH80|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,202|| align=right|4,78|| align=right|3,589||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59019)||1998 SM83|| align=right|15,9|| align=right|2,702|| align=right|0,102|| align=right|5,90|| align=right|4,441||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59020)||1998 SX86|| align=right|15,8|| align=right|2,538|| align=right|0,081|| align=right|7,08|| align=right|4,043||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59021)||1998 SN94|| align=right|16,5|| align=right|2,446|| align=right|0,199|| align=right|3,72|| align=right|3,824||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59022)||1998 SC100|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,134|| align=right|4,52|| align=right|3,519||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59023)||1998 SV103|| align=right|16,7|| align=right|2,182|| align=right|0,210|| align=right|3,82|| align=right|3,223||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59024)||1998 SB106|| align=right|16,9|| align=right|2,312|| align=right|0,151|| align=right|3,04|| align=right|3,514||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59025)||1998 SX110|| align=right|16,9|| align=right|2,219|| align=right|0,113|| align=right|7,50|| align=right|3,306||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59026)||1998 SS111|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,183|| align=right|2,44|| align=right|3,723||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59027)||1998 SO115|| align=right|16,5|| align=right|2,581|| align=right|0,236|| align=right|3,25|| align=right|4,145||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59028)||1998 SV117|| align=right|15,7|| align=right|2,456|| align=right|0,167|| align=right|2,33|| align=right|3,848||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59029)||1998 SP118|| align=right|16,8|| align=right|2,693|| align=right|0,240|| align=right|1,88|| align=right|4,420||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59030)||1998 SB122|| align=right|16,0|| align=right|2,461|| align=right|0,076|| align=right|2,22|| align=right|3,860||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59031)||1998 SM124|| align=right|16,7|| align=right|2,176|| align=right|0,121|| align=right|1,35|| align=right|3,209||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59032)||1998 SG125|| align=right|16,4|| align=right|2,325|| align=right|0,083|| align=right|6,69|| align=right|3,545||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59033)||1998 SQ127|| align=right|16,7|| align=right|2,320|| align=right|0,234|| align=right|3,40|| align=right|3,532||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59034)||1998 SO128|| align=right|16,7|| align=right|2,726|| align=right|0,086|| align=right|3,28|| align=right|4,501||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59035)||1998 SF134|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,175|| align=right|3,02|| align=right|3,648||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59036)||1998 SD135|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,277|| align=right|8,99|| align=right|5,347||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59037)||1998 SU140|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,118|| align=right|4,12|| align=right|3,556||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59038)||1998 SG147|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,176|| align=right|8,20|| align=right|3,468||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59039)||1998 SS156|| align=right|16,5|| align=right|2,102|| align=right|0,079|| align=right|1,83|| align=right|3,046||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59040)||1998 SR160|| align=right|16,7|| align=right|2,682|| align=right|0,047|| align=right|3,78|| align=right|4,392||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59041)||1998 SS161|| align=right|15,4|| align=right|2,427|| align=right|0,204|| align=right|2,51|| align=right|3,780||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59042)||1998 SW162|| align=right|16,7|| align=right|2,594|| align=right|0,194|| align=right|3,93|| align=right|4,177||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59043)||1998 SF167|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,231|| align=right|6,61|| align=right|4,108||MBA||27. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59044)||1998 SV169|| align=right|15,5|| align=right|2,695|| align=right|0,136|| align=right|10,06|| align=right|4,423||MBA||18. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59045)||1998 TR2|| align=right|16,5|| align=right|2,603|| align=right|0,136|| align=right|2,63|| align=right|4,199||MBA||13. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59046)||1998 TW17|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,166|| align=right|2,63|| align=right|3,764||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59047)||1998 TO19|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,212|| align=right|3,13|| align=right|3,619||MBA||15. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59048)||1998 TH22|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,197|| align=right|0,75|| align=right|3,691||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59049)||1998 TC31|| align=right|11,8|| align=right|5,162|| align=right|0,122|| align=right|24,21|| align=right|11,73||JUT||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59050)||1998 TB33|| align=right|13,7|| align=right|3,950|| align=right|0,220|| align=right|7,19|| align=right|7,849||HLD||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59051)||1998 TJ33|| align=right|15,9|| align=right|2,346|| align=right|0,178|| align=right|3,77|| align=right|3,592||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59052)||1998 TV34|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,113|| align=right|3,69|| align=right|3,559||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59053)||1998 UU1|| align=right|16,7|| align=right|2,382|| align=right|0,180|| align=right|3,30|| align=right|3,675||MBA||20. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59054)||1998 UY5|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,282|| align=right|5,78|| align=right|4,054||MBA||22. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59055)||1998 UQ7|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,125|| align=right|13,48|| align=right|4,176||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59056)||1998 UK16|| align=right|15,9|| align=right|2,637|| align=right|0,107|| align=right|2,48|| align=right|4,280||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59057)||1998 UO18|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,222|| align=right|2,25|| align=right|3,647||MBA||25. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59058)||1998 UA19|| align=right|15,9|| align=right|2,774|| align=right|0,072|| align=right|5,32|| align=right|4,621||MBA||27. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59059)||1998 UZ22|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,194|| align=right|2,46|| align=right|3,476||MBA||30. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59060)||1998 UE25|| align=right|16,9|| align=right|2,214|| align=right|0,087|| align=right|4,96|| align=right|3,294||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59061)||1998 UP25|| align=right|16,6|| align=right|2,229|| align=right|0,063|| align=right|4,91|| align=right|3,328||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59062)||1998 US25|| align=right|16,6|| align=right|2,193|| align=right|0,117|| align=right|7,00|| align=right|3,248||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59063)||1998 UC32|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,124|| align=right|4,57|| align=right|3,685||MBA||27. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59064)||1998 UB33|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,214|| align=right|6,91|| align=right|4,200||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59065)||1998 UB43|| align=right|15,1|| align=right|2,446|| align=right|0,122|| align=right|5,36|| align=right|3,825||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59066)||1998 VY|| align=right|16,7|| align=right|2,283|| align=right|0,151|| align=right|25,80|| align=right|3,450||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59067)||1998 VS1|| align=right|15,2|| align=right|2,646|| align=right|0,101|| align=right|14,82|| align=right|4,303||MBA||9. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59068)||1998 VZ1|| align=right|15,9|| align=right|2,636|| align=right|0,093|| align=right|0,89|| align=right|4,278||MBA||9. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59069)||1998 VX3|| align=right|17,2|| align=right|2,421|| align=right|0,200|| align=right|6,65|| align=right|3,767||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59070)||1998 VG6|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,233|| align=right|6,72|| align=right|3,693||MBA||11. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(59071)||1998 VX7|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,206|| align=right|8,35|| align=right|4,658||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59072)||1998 VV9|| align=right|16,3|| align=right|2,175|| align=right|0,232|| align=right|3,90|| align=right|3,207||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59073)||1998 VL13|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,192|| align=right|8,08|| align=right|3,628||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59074)||1998 VN13|| align=right|16,3|| align=right|2,252|| align=right|0,102|| align=right|5,00|| align=right|3,380||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59075)||1998 VT13|| align=right|16,1|| align=right|2,197|| align=right|0,142|| align=right|4,62|| align=right|3,255||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59076)||1998 VT14|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,126|| align=right|11,48|| align=right|4,601||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59077)||1998 VT15|| align=right|16,2|| align=right|2,584|| align=right|0,194|| align=right|8,50|| align=right|4,154||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59078)||1998 VT19|| align=right|15,5|| align=right|2,566|| align=right|0,209|| align=right|12,00|| align=right|4,110||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59079)||1998 VY19|| align=right|12,7|| align=right|3,976|| align=right|0,148|| align=right|12,44|| align=right|7,927||HLD||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59080)||1998 VU21|| align=right|15,9|| align=right|2,239|| align=right|0,129|| align=right|4,96|| align=right|3,349||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59081)||1998 VJ24|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,151|| align=right|5,06|| align=right|3,334||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59082)||1998 VJ25|| align=right|16,6|| align=right|2,210|| align=right|0,157|| align=right|1,37|| align=right|3,285||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59083)||1998 VZ25|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,196|| align=right|2,61|| align=right|3,825||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59084)||1998 VD26|| align=right|14,0|| align=right|3,203|| align=right|0,200|| align=right|15,43|| align=right|5,731||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59085)||1998 VK29|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,070|| align=right|4,89|| align=right|3,238||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59086)||1998 VJ31|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,201|| align=right|1,27|| align=right|3,458||MBA||14. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59087)||1998 VT33|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,165|| align=right|5,26|| align=right|3,478||MBA||15. listopadu 1998||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(59088)||1998 VW35|| align=right|16,2|| align=right|2,281|| align=right|0,236|| align=right|9,33|| align=right|3,445||MBA||9. listopadu 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59089)||1998 VF38|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,170|| align=right|3,35|| align=right|3,717||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59090)||1998 VZ41|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,098|| align=right|4,82|| align=right|3,335||MBA||14. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59091)||1998 VJ42|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,216|| align=right|2,94|| align=right|3,613||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59092)||1998 VT42|| align=right|15,9|| align=right|2,217|| align=right|0,218|| align=right|6,33|| align=right|3,299||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59093)||1998 VE47|| align=right|15,1|| align=right|2,720|| align=right|0,026|| align=right|9,77|| align=right|4,484||MBA||14. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59094)||1998 VM49|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,149|| align=right|0,47|| align=right|3,492||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59095)||1998 WK|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,132|| align=right|2,23|| align=right|4,215||MBA||16. listopadu 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59096)||1998 WT3|| align=right|14,5|| align=right|2,386|| align=right|0,200|| align=right|10,27|| align=right|3,684||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(59097)||1998 WD5|| align=right|16,8|| align=right|2,355|| align=right|0,213|| align=right|2,38|| align=right|3,613||MBA||20. listopadu 1998||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(59098)||1998 WN7|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,159|| align=right|10,56|| align=right|4,515||MBA||20. listopadu 1998||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(59099)||1998 WS10|| align=right|15,1|| align=right|2,667|| align=right|0,220|| align=right|3,15|| align=right|4,354||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59100)||1998 WA11|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,092|| align=right|4,65|| align=right|4,324||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59101)||1998 WB13|| align=right|16,3|| align=right|2,588|| align=right|0,232|| align=right|2,96|| align=right|4,164||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59102)||1998 WC14|| align=right|16,2|| align=right|2,119|| align=right|0,082|| align=right|0,43|| align=right|3,085||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59103)||1998 WF15|| align=right|16,2|| align=right|2,671|| align=right|0,112|| align=right|5,68|| align=right|4,364||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59104)||1998 WQ17|| align=right|15,1|| align=right|2,649|| align=right|0,081|| align=right|8,25|| align=right|4,311||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59105)||1998 WP20|| align=right|16,0|| align=right|2,422|| align=right|0,193|| align=right|1,73|| align=right|3,770||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59106)||1998 WF23|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,162|| align=right|2,88|| align=right|3,500||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59107)||1998 WF27|| align=right|15,9|| align=right|2,696|| align=right|0,122|| align=right|4,15|| align=right|4,427||MBA||17. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59108)||1998 WG27|| align=right|15,6|| align=right|2,307|| align=right|0,105|| align=right|3,22|| align=right|3,503||MBA||17. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59109)||1998 WT28|| align=right|16,6|| align=right|2,363|| align=right|0,063|| align=right|5,71|| align=right|3,631||MBA||21. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59110)||1998 WR31|| align=right|15,0|| align=right|2,242|| align=right|0,175|| align=right|7,48|| align=right|3,356||MBA||29. listopadu 1998||Burlington||T. Handley
|-
|(59111)||1998 WZ33|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,222|| align=right|6,71|| align=right|4,290||MBA||23. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59112)||1998 WN35|| align=right|13,3|| align=right|3,987|| align=right|0,193|| align=right|2,66|| align=right|7,961||HLD||18. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59113)||1998 XQ|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,135|| align=right|0,65|| align=right|4,223||MBA||10. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(59114)||1998 XQ2|| align=right|16,0|| align=right|2,250|| align=right|0,109|| align=right|0,19|| align=right|3,375||MBA||7. prosince 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(59115)||1998 XG3|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,198|| align=right|7,54|| align=right|3,499||MBA||8. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59116)||1998 XL3|| align=right|15,3|| align=right|2,150|| align=right|0,010|| align=right|4,12|| align=right|3,153||MBA||9. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59117)||1998 XQ3|| align=right|15,0|| align=right|2,762|| align=right|0,028|| align=right|6,74|| align=right|4,589||MBA||9. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59118)||1998 XS5|| align=right|16,6|| align=right|2,419|| align=right|0,114|| align=right|1,25|| align=right|3,762||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59119)||1998 XU5|| align=right|16,0|| align=right|2,596|| align=right|0,032|| align=right|2,67|| align=right|4,183||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59120)||1998 XT8|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,169|| align=right|3,25|| align=right|3,641||MBA||11. prosince 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(59121)||1998 XR10|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,139|| align=right|0,57|| align=right|3,716||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59122)||1998 XJ15|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,051|| align=right|7,16|| align=right|4,518||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59123)||1998 XN16|| align=right|14,0|| align=right|2,329|| align=right|0,187|| align=right|24,84|| align=right|3,554||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59124)||1998 XJ19|| align=right|16,3|| align=right|2,176|| align=right|0,086|| align=right|2,27|| align=right|3,210||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59125)||1998 XK20|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,110|| align=right|1,09|| align=right|3,650||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59126)||1998 XE25|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,157|| align=right|7,71|| align=right|4,472||MBA||13. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59127)||1998 XP25|| align=right|16,0|| align=right|2,250|| align=right|0,126|| align=right|6,34|| align=right|3,375||MBA||13. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59128)||1998 XA26|| align=right|14,7|| align=right|3,113|| align=right|0,121|| align=right|12,80|| align=right|5,492||MBA||14. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59129)||1998 XC27|| align=right|15,7|| align=right|2,462|| align=right|0,196|| align=right|14,39|| align=right|3,862||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59130)||1998 XU34|| align=right|15,9|| align=right|2,600|| align=right|0,195|| align=right|2,56|| align=right|4,193||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59131)||1998 XA38|| align=right|15,5|| align=right|2,600|| align=right|0,095|| align=right|1,94|| align=right|4,192||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59132)||1998 XM39|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,187|| align=right|8,59|| align=right|4,149||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59133)||1998 XM41|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,129|| align=right|8,45|| align=right|3,334||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59134)||1998 XR43|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,230|| align=right|4,18|| align=right|3,624||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59135)||1998 XN46|| align=right|14,9|| align=right|2,172|| align=right|0,186|| align=right|6,85|| align=right|3,200||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59136)||1998 XZ49|| align=right|14,6|| align=right|2,833|| align=right|0,118|| align=right|12,24|| align=right|4,767||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59137)||1998 XY50|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,203|| align=right|4,99|| align=right|3,494||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59138)||1998 XC52|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,141|| align=right|7,73|| align=right|3,607||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59139)||1998 XS59|| align=right|16,8|| align=right|2,303|| align=right|0,133|| align=right|3,38|| align=right|3,493||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59140)||1998 XN60|| align=right|15,7|| align=right|2,611|| align=right|0,208|| align=right|4,18|| align=right|4,217||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59141)||1998 XE61|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,201|| align=right|4,47|| align=right|3,608||MBA||13. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59142)||1998 XD62|| align=right|15,2|| align=right|2,729|| align=right|0,075|| align=right|4,40|| align=right|4,507||MBA||15. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59143)||1998 XT72|| align=right|14,0|| align=right|2,849|| align=right|0,136|| align=right|11,56|| align=right|4,807||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59144)||1998 XN73|| align=right|15,3|| align=right|2,212|| align=right|0,006|| align=right|8,21|| align=right|3,290||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59145)||1998 XX73|| align=right|15,8|| align=right|2,684|| align=right|0,234|| align=right|15,19|| align=right|4,397||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59146)||1998 XC74|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,176|| align=right|3,97|| align=right|3,530||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59147)||1998 XG77|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,060|| align=right|4,08|| align=right|3,517||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59148)||1998 XB78|| align=right|13,4|| align=right|2,772|| align=right|0,091|| align=right|13,14|| align=right|4,615||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59149)||1998 XA84|| align=right|16,2|| align=right|2,251|| align=right|0,070|| align=right|2,77|| align=right|3,378||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59150)||1998 XV90|| align=right|14,0|| align=right|3,182|| align=right|0,126|| align=right|4,16|| align=right|5,675||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59151)||1998 XK96|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,149|| align=right|1,34|| align=right|3,558||MBA||12. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(59152)||1998 XN97|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,220|| align=right|13,70|| align=right|3,595||MBA||8. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59153)||1998 XV97|| align=right|16,8|| align=right|2,260|| align=right|0,107|| align=right|6,36|| align=right|3,398||MBA||11. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59154)||1998 XP98|| align=right|16,1|| align=right|2,947|| align=right|0,051|| align=right|1,52|| align=right|5,059||MBA||13. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59155)||1998 XL99|| align=right|15,8|| align=right|3,160|| align=right|0,193|| align=right|6,10|| align=right|5,615||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59156)||1998 YC3|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,094|| align=right|3,82|| align=right|3,525||MBA||17. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59157)||1998 YC4|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,169|| align=right|6,50|| align=right|3,447||MBA||19. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59158)||1998 YQ4|| align=right|15,9|| align=right|2,253|| align=right|0,247|| align=right|23,22|| align=right|3,382||MBA||20. prosince 1998||Catalina||CSS
|-
|(59159)||1998 YX7|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,081|| align=right|7,19|| align=right|3,506||MBA||24. prosince 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59160)||1998 YF8|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,174|| align=right|4,68|| align=right|5,682||MBA||24. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59161)||1998 YL10|| align=right|16,7|| align=right|2,331|| align=right|0,182|| align=right|2,45|| align=right|3,558||MBA||27. prosince 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59162)||1998 YX10|| align=right|15,5|| align=right|2,787|| align=right|0,041|| align=right|3,83|| align=right|4,651||MBA||18. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59163)||1998 YX11|| align=right|16,5|| align=right|2,326|| align=right|0,143|| align=right|5,02|| align=right|3,548||MBA||26. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59164)||1998 YG12|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,194|| align=right|3,24|| align=right|3,566||MBA||27. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59165)||1998 YY13|| align=right|15,4|| align=right|2,849|| align=right|0,073|| align=right|3,01|| align=right|4,808||MBA||19. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59166)||1998 YZ18|| align=right|16,5|| align=right|2,646|| align=right|0,169|| align=right|2,91|| align=right|4,304||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59167)||1998 YC19|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,177|| align=right|2,80|| align=right|3,575||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59168)||1998 YU19|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,156|| align=right|1,73|| align=right|3,547||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59169)||1998 YJ26|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,076|| align=right|5,31|| align=right|3,447||MBA||16. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59170)||1998 YA27|| align=right|15,4|| align=right|2,394|| align=right|0,200|| align=right|0,72|| align=right|3,702||MBA||16. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(59171)||1999 AP2|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,029|| align=right|5,61|| align=right|3,430||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59172)||1999 AE3|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,098|| align=right|14,82|| align=right|4,117||MBA||10. ledna 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(59173)||1999 AC5|| align=right|16,9|| align=right|2,407|| align=right|0,140|| align=right|7,69|| align=right|3,734||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59174)||1999 AT5|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,067|| align=right|14,21|| align=right|4,123||MBA||12. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59175)||1999 AF6|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,136|| align=right|14,25|| align=right|5,391||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59176)||1999 AP7|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,167|| align=right|5,86|| align=right|3,734||MBA||11. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59177)||1999 AT7|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,231|| align=right|5,23|| align=right|3,528||MBA||11. ledna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(59178)||1999 AF8|| align=right|15,0|| align=right|2,247|| align=right|0,048|| align=right|6,75|| align=right|3,367||MBA||13. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59179)||1999 AG8|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,115|| align=right|7,66|| align=right|3,639||MBA||13. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59180)||1999 AP12|| align=right|16,8|| align=right|2,419|| align=right|0,144|| align=right|0,82|| align=right|3,762||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59181)||1999 AB13|| align=right|16,9|| align=right|2,346|| align=right|0,203|| align=right|5,67|| align=right|3,594||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59182)||1999 AR13|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,129|| align=right|9,86|| align=right|4,547||MBA||8. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59183)||1999 AP15|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,166|| align=right|2,72|| align=right|3,344||MBA||9. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59184)||1999 AR15|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,164|| align=right|2,90|| align=right|3,440||MBA||9. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59185)||1999 AT15|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,122|| align=right|5,92|| align=right|3,520||MBA||9. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59186)||1999 AK16|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,181|| align=right|1,59|| align=right|3,736||MBA||9. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59187)||1999 AP17|| align=right|17,3|| align=right|2,421|| align=right|0,138|| align=right|2,11|| align=right|3,766||MBA||11. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59188)||1999 AJ18|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,164|| align=right|2,30|| align=right|3,569||MBA||11. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59189)||1999 AU19|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,131|| align=right|1,45|| align=right|3,452||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59190)||1999 AZ21|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,204|| align=right|4,60|| align=right|3,705||MBA||15. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59191)||1999 AS24|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,117|| align=right|6,41|| align=right|3,680||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59192)||1999 AU30|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,266|| align=right|5,41|| align=right|3,575||MBA||14. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59193)||1999 AJ31|| align=right|16,9|| align=right|2,423|| align=right|0,148|| align=right|0,96|| align=right|3,770||MBA||14. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59194)||1999 BV1|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,172|| align=right|1,65|| align=right|3,685||MBA||18. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59195)||1999 BG2|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,165|| align=right|26,32|| align=right|4,209||MBA||19. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(59196)||1999 BN2|| align=right|17,1|| align=right|2,242|| align=right|0,148|| align=right|3,39|| align=right|3,356||MBA||19. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59197)||1999 BN3|| align=right|17,4|| align=right|2,379|| align=right|0,165|| align=right|2,89|| align=right|3,669||MBA||20. ledna 1999||Kleť||Klet
|-
|(59198)||1999 BT3|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,082|| align=right|4,79|| align=right|3,461||MBA||19. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59199)||1999 BH6|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,109|| align=right|6,98|| align=right|3,493||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59200)||1999 BS7|| align=right|15,7|| align=right|2,270|| align=right|0,096|| align=right|4,06|| align=right|3,420||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59201)||1999 BW7|| align=right|17,2|| align=right|2,328|| align=right|0,144|| align=right|6,51|| align=right|3,550||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59202)||1999 BB8|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,099|| align=right|5,96|| align=right|3,613||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59203)||1999 BC9|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,171|| align=right|13,80|| align=right|4,210||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59204)||1999 BF9|| align=right|15,6|| align=right|2,696|| align=right|0,249|| align=right|3,21|| align=right|4,427||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59205)||1999 BD10|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,154|| align=right|8,46|| align=right|3,735||MBA||23. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59206)||1999 BE10|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,097|| align=right|3,22|| align=right|3,484||MBA||23. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59207)||1999 BD11|| align=right|16,6|| align=right|2,316|| align=right|0,193|| align=right|1,39|| align=right|3,525||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59208)||1999 BW12|| align=right|15,8|| align=right|2,301|| align=right|0,171|| align=right|1,75|| align=right|3,490||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59209)||1999 BD13|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,066|| align=right|6,79|| align=right|3,515||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59210)||1999 BJ13|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,117|| align=right|1,89|| align=right|3,516||MBA||25. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59211)||1999 BS13|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,155|| align=right|1,82|| align=right|3,685||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59212)||1999 BU13|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,087|| align=right|6,41|| align=right|3,564||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59213)||1999 BO14|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,174|| align=right|8,41|| align=right|3,596||MBA||25. ledna 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(59214)||1999 BX14|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,109|| align=right|2,03|| align=right|3,631||MBA||20. ledna 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(59215)||1999 BC15|| align=right|16,1|| align=right|2,286|| align=right|0,106|| align=right|7,14|| align=right|3,456||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59216)||1999 BG15|| align=right|13,7|| align=right|2,731|| align=right|0,127|| align=right|9,58|| align=right|4,513||MBA||25. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59217)||1999 BK19|| align=right|16,4|| align=right|2,370|| align=right|0,228|| align=right|4,12|| align=right|3,649||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59218)||1999 BE20|| align=right|13,9|| align=right|3,066|| align=right|0,142|| align=right|10,31|| align=right|5,368||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59219)||1999 BJ23|| align=right|14,6|| align=right|2,935|| align=right|0,271|| align=right|6,41|| align=right|5,028||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59220)||1999 BX25|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,125|| align=right|3,43|| align=right|3,602||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59221)||1999 BU29|| align=right|16,6|| align=right|2,374|| align=right|0,181|| align=right|3,10|| align=right|3,657||MBA||18. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59222)||1999 BT31|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,175|| align=right|1,74|| align=right|3,726||MBA||19. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59223)||1999 BV32|| align=right|16,8|| align=right|2,294|| align=right|0,141|| align=right|7,05|| align=right|3,473||MBA||19. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59224)||1999 BS34|| align=right|16,7|| align=right|2,325|| align=right|0,178|| align=right|4,31|| align=right|3,545||MBA||19. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59225)||1999 CC|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,267|| align=right|5,82|| align=right|3,610||MBA||4. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59226)||1999 CE|| align=right|15,4|| align=right|2,330|| align=right|0,120|| align=right|7,39|| align=right|3,556||MBA||4. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59227)||1999 CG|| align=right|15,9|| align=right|2,373|| align=right|0,185|| align=right|5,11|| align=right|3,655||MBA||4. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59228)||1999 CH|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,119|| align=right|7,18|| align=right|3,473||MBA||4. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59229)||1999 CQ|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,184|| align=right|2,89|| align=right|3,698||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59230)||1999 CY|| align=right|15,1|| align=right|2,187|| align=right|0,199|| align=right|4,01|| align=right|3,233||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59231)||1999 CZ|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,219|| align=right|3,59|| align=right|3,631||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59232)||1999 CA1|| align=right|15,7|| align=right|2,419|| align=right|0,203|| align=right|10,00|| align=right|3,762||MBA||6. února 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(59233)||1999 CH1|| align=right|15,1|| align=right|2,339|| align=right|0,050|| align=right|13,77|| align=right|3,577||MBA||6. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59234)||1999 CR1|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,058|| align=right|14,42|| align=right|4,331||MBA||7. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59235)||1999 CV1|| align=right|14,4|| align=right|2,358|| align=right|0,163|| align=right|8,54|| align=right|3,621||MBA||7. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59236)||1999 CD2|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,170|| align=right|5,69|| align=right|3,425||MBA||8. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59237)||1999 CF2|| align=right|16,8|| align=right|2,311|| align=right|0,158|| align=right|6,42|| align=right|3,513||MBA||8. února 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(59238)||1999 CN2|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,172|| align=right|1,93|| align=right|3,716||MBA||5. února 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59239) Alhazen||1999 CR2|| align=right|15,7|| align=right|2,251|| align=right|0,210|| align=right|7,16|| align=right|3,378||MBA||7. února 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(59240)||1999 CY2|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,197|| align=right|1,47|| align=right|3,691||MBA||7. února 1999||San Marcello||A. Boattini
|-
|(59241)||1999 CC4|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,114|| align=right|5,53|| align=right|3,496||MBA||6. února 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59242)||1999 CS4|| align=right|14,9|| align=right|2,377|| align=right|0,157|| align=right|1,97|| align=right|3,664||MBA||12. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59243)||1999 CZ4|| align=right|16,0|| align=right|2,293|| align=right|0,166|| align=right|4,95|| align=right|3,471||MBA||12. února 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(59244)||1999 CG6|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,263|| align=right|26,68|| align=right|4,275||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59245)||1999 CT7|| align=right|14,1|| align=right|2,345|| align=right|0,202|| align=right|22,83|| align=right|3,590||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59246)||1999 CQ8|| align=right|15,6|| align=right|2,262|| align=right|0,198|| align=right|8,01|| align=right|3,402||MBA||12. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59247)||1999 CU11|| align=right|15,0|| align=right|2,616|| align=right|0,189|| align=right|21,24|| align=right|4,230||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59248)||1999 CG13|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,080|| align=right|7,76|| align=right|3,689||MBA||14. února 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59249)||1999 CZ15|| align=right|14,6|| align=right|2,303|| align=right|0,267|| align=right|21,72|| align=right|3,494||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59250)||1999 CD16|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,189|| align=right|24,04|| align=right|3,435||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59251)||1999 CG21|| align=right|16,2|| align=right|2,220|| align=right|0,048|| align=right|1,03|| align=right|3,307||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59252)||1999 CE25|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,172|| align=right|5,08|| align=right|3,758||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59253)||1999 CH25|| align=right|16,7|| align=right|2,396|| align=right|0,154|| align=right|3,22|| align=right|3,708||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59254)||1999 CL25|| align=right|15,3|| align=right|2,779|| align=right|0,082|| align=right|5,37|| align=right|4,632||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59255)||1999 CB26|| align=right|16,3|| align=right|2,425|| align=right|0,158|| align=right|1,70|| align=right|3,776||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59256)||1999 CG27|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,059|| align=right|6,38|| align=right|3,723||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59257)||1999 CO27|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,017|| align=right|6,22|| align=right|3,440||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59258)||1999 CD29|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,177|| align=right|2,87|| align=right|3,636||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59259)||1999 CP29|| align=right|16,4|| align=right|2,277|| align=right|0,075|| align=right|3,06|| align=right|3,434||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59260)||1999 CR29|| align=right|17,1|| align=right|2,347|| align=right|0,133|| align=right|2,99|| align=right|3,596||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59261)||1999 CX29|| align=right|14,9|| align=right|2,801|| align=right|0,206|| align=right|7,09|| align=right|4,687||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59262)||1999 CY29|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,175|| align=right|3,45|| align=right|3,741||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59263)||1999 CK30|| align=right|16,2|| align=right|2,429|| align=right|0,194|| align=right|2,25|| align=right|3,784||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59264)||1999 CL30|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,140|| align=right|2,13|| align=right|3,747||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59265)||1999 CJ31|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,088|| align=right|4,49|| align=right|3,540||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59266)||1999 CD32|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,063|| align=right|7,75|| align=right|3,611||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59267)||1999 CR32|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,080|| align=right|7,36|| align=right|3,535||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59268)||1999 CU34|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,032|| align=right|4,40|| align=right|3,628||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59269)||1999 CL36|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,177|| align=right|7,81|| align=right|3,386||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59270)||1999 CT37|| align=right|15,7|| align=right|2,207|| align=right|0,143|| align=right|3,88|| align=right|3,278||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59271)||1999 CG38|| align=right|16,8|| align=right|2,426|| align=right|0,154|| align=right|1,73|| align=right|3,778||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59272)||1999 CN38|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,184|| align=right|0,75|| align=right|3,590||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59273)||1999 CG39|| align=right|15,4|| align=right|2,414|| align=right|0,087|| align=right|5,74|| align=right|3,750||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59274)||1999 CL42|| align=right|16,5|| align=right|2,389|| align=right|0,153|| align=right|7,33|| align=right|3,692||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59275)||1999 CC43|| align=right|15,0|| align=right|3,203|| align=right|0,165|| align=right|4,32|| align=right|5,732||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59276)||1999 CF45|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,061|| align=right|7,43|| align=right|3,618||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59277)||1999 CG45|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,179|| align=right|3,42|| align=right|3,663||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59278)||1999 CT45|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,112|| align=right|2,62|| align=right|3,755||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59279)||1999 CA46|| align=right|18,0|| align=right|2,379|| align=right|0,187|| align=right|2,45|| align=right|3,668||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59280)||1999 CL48|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,032|| align=right|2,12|| align=right|3,548||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59281)||1999 CX48|| align=right|15,1|| align=right|2,256|| align=right|0,124|| align=right|6,49|| align=right|3,387||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59282)||1999 CG49|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,110|| align=right|7,21|| align=right|3,610||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59283)||1999 CF50|| align=right|15,6|| align=right|2,524|| align=right|0,100|| align=right|9,22|| align=right|4,009||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59284)||1999 CM50|| align=right|16,6|| align=right|2,313|| align=right|0,159|| align=right|4,91|| align=right|3,518||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59285)||1999 CP50|| align=right|14,4|| align=right|2,226|| align=right|0,172|| align=right|5,58|| align=right|3,320||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59286)||1999 CV51|| align=right|15,3|| align=right|2,594|| align=right|0,174|| align=right|4,51|| align=right|4,178||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59287)||1999 CC54|| align=right|13,6|| align=right|3,040|| align=right|0,063|| align=right|9,83|| align=right|5,301||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59288)||1999 CQ54|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,132|| align=right|3,65|| align=right|3,854||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59289)||1999 CA55|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,177|| align=right|5,16|| align=right|3,794||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59290)||1999 CC55|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,081|| align=right|5,57|| align=right|3,536||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59291)||1999 CJ56|| align=right|14,3|| align=right|2,287|| align=right|0,127|| align=right|7,84|| align=right|3,457||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59292)||1999 CN56|| align=right|15,2|| align=right|2,341|| align=right|0,127|| align=right|4,59|| align=right|3,582||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59293)||1999 CM57|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,111|| align=right|6,10|| align=right|4,393||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59294)||1999 CY58|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,108|| align=right|6,96|| align=right|3,761||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59295)||1999 CK59|| align=right|16,2|| align=right|2,366|| align=right|0,076|| align=right|7,20|| align=right|3,638||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59296)||1999 CU64|| align=right|14,1|| align=right|2,754|| align=right|0,132|| align=right|15,24|| align=right|4,570||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59297)||1999 CD66|| align=right|15,3|| align=right|2,448|| align=right|0,156|| align=right|1,70|| align=right|3,829||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59298)||1999 CQ66|| align=right|15,3|| align=right|2,280|| align=right|0,121|| align=right|6,20|| align=right|3,442||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59299)||1999 CE68|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,056|| align=right|5,66|| align=right|3,693||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59300)||1999 CW71|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,165|| align=right|4,80|| align=right|3,620||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59301)||1999 CB73|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,115|| align=right|7,21|| align=right|3,603||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59302)||1999 CF74|| align=right|16,6|| align=right|2,352|| align=right|0,103|| align=right|3,05|| align=right|3,606||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59303)||1999 CX75|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,127|| align=right|3,33|| align=right|3,662||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59304)||1999 CJ76|| align=right|15,7|| align=right|2,380|| align=right|0,171|| align=right|2,05|| align=right|3,672||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59305)||1999 CD78|| align=right|15,5|| align=right|2,211|| align=right|0,134|| align=right|4,93|| align=right|3,288||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59306)||1999 CN79|| align=right|15,6|| align=right|2,298|| align=right|0,157|| align=right|6,69|| align=right|3,483||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59307)||1999 CT79|| align=right|14,8|| align=right|2,285|| align=right|0,097|| align=right|4,01|| align=right|3,454||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59308)||1999 CQ83|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,194|| align=right|13,87|| align=right|4,316||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59309)||1999 CY84|| align=right|15,7|| align=right|2,234|| align=right|0,094|| align=right|4,91|| align=right|3,339||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59310)||1999 CA87|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,137|| align=right|5,90|| align=right|3,576||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59311)||1999 CJ87|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,125|| align=right|2,25|| align=right|3,775||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59312)||1999 CR87|| align=right|16,6|| align=right|2,323|| align=right|0,169|| align=right|2,69|| align=right|3,541||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59313)||1999 CF88|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,171|| align=right|8,19|| align=right|4,643||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59314)||1999 CP88|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,076|| align=right|10,83|| align=right|3,670||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59315)||1999 CC89|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,199|| align=right|3,10|| align=right|3,789||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59316)||1999 CL89|| align=right|15,9|| align=right|2,606|| align=right|0,105|| align=right|4,18|| align=right|4,206||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59317)||1999 CN89|| align=right|17,2|| align=right|2,396|| align=right|0,133|| align=right|4,06|| align=right|3,708||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59318)||1999 CB90|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,115|| align=right|8,43|| align=right|3,473||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59319)||1999 CT91|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,093|| align=right|6,52|| align=right|3,694||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59320)||1999 CH92|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,106|| align=right|6,88|| align=right|3,640||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59321)||1999 CF93|| align=right|16,3|| align=right|2,421|| align=right|0,144|| align=right|3,54|| align=right|3,767||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59322)||1999 CB95|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,145|| align=right|3,40|| align=right|3,809||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59323)||1999 CS95|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,122|| align=right|4,58|| align=right|3,491||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59324)||1999 CF97|| align=right|16,9|| align=right|2,358|| align=right|0,110|| align=right|3,32|| align=right|3,620||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59325)||1999 CZ97|| align=right|16,0|| align=right|2,292|| align=right|0,096|| align=right|3,22|| align=right|3,469||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59326)||1999 CO98|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,154|| align=right|4,80|| align=right|3,750||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59327)||1999 CG99|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,080|| align=right|7,79|| align=right|3,824||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59328)||1999 CM102|| align=right|14,7|| align=right|2,684|| align=right|0,126|| align=right|4,10|| align=right|4,395||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59329)||1999 CN102|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,055|| align=right|4,57|| align=right|3,339||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59330)||1999 CW103|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,053|| align=right|5,64|| align=right|3,425||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59331)||1999 CC104|| align=right|15,6|| align=right|2,779|| align=right|0,065|| align=right|1,95|| align=right|4,633||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59332)||1999 CQ104|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,133|| align=right|2,82|| align=right|3,764||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59333)||1999 CM105|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,168|| align=right|5,75|| align=right|3,559||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59334)||1999 CY105|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,200|| align=right|6,08|| align=right|3,574||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59335)||1999 CR106|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,182|| align=right|10,44|| align=right|4,170||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59336)||1999 CR110|| align=right|15,0|| align=right|2,299|| align=right|0,098|| align=right|6,33|| align=right|3,486||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59337)||1999 CT111|| align=right|14,6|| align=right|3,070|| align=right|0,090|| align=right|9,19|| align=right|5,379||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59338)||1999 CV111|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,157|| align=right|6,59|| align=right|4,631||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59339)||1999 CT113|| align=right|16,2|| align=right|2,285|| align=right|0,163|| align=right|6,08|| align=right|3,453||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59340)||1999 CV116|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,300|| align=right|13,18|| align=right|4,312||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59341)||1999 CY116|| align=right|15,7|| align=right|2,552|| align=right|0,177|| align=right|15,14|| align=right|4,076||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59342)||1999 CS118|| align=right|14,1|| align=right|2,394|| align=right|0,231|| align=right|25,45|| align=right|3,704||MBA||9. února 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59343)||1999 CA123|| align=right|16,2|| align=right|2,432|| align=right|0,191|| align=right|11,86|| align=right|3,792||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59344)||1999 CW123|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,122|| align=right|13,63|| align=right|4,273||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59345)||1999 CK135|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,140|| align=right|5,90|| align=right|3,782||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59346)||1999 CC137|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,108|| align=right|2,56|| align=right|3,399||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59347)||1999 CX137|| align=right|16,2|| align=right|2,265|| align=right|0,101|| align=right|2,20|| align=right|3,408||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59348)||1999 CU141|| align=right|16,8|| align=right|2,333|| align=right|0,153|| align=right|2,41|| align=right|3,563||MBA||10. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59349)||1999 CN142|| align=right|16,7|| align=right|2,333|| align=right|0,195|| align=right|2,29|| align=right|3,563||MBA||10. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59350)||1999 CT142|| align=right|16,9|| align=right|2,420|| align=right|0,156|| align=right|3,25|| align=right|3,763||MBA||10. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59351)||1999 CQ145|| align=right|15,9|| align=right|2,666|| align=right|0,041|| align=right|3,07|| align=right|4,353||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59352)||1999 CH147|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,114|| align=right|9,65|| align=right|3,382||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59353)||1999 CE151|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,118|| align=right|6,67|| align=right|3,573||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59354)||1999 CF152|| align=right|15,9|| align=right|2,474|| align=right|0,111|| align=right|5,36|| align=right|3,890||MBA||12. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59355)||1999 CL153|| align=right|13,3|| align=right|5,208|| align=right|0,089|| align=right|0,82|| align=right|11,89||JUT||14. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59356)||1999 CX153|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,126|| align=right|5,83|| align=right|3,415||MBA||13. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59357)||1999 CB154|| align=right|15,5|| align=right|2,458|| align=right|0,143|| align=right|4,93|| align=right|3,853||MBA||14. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59358)||1999 CL158|| align=right|6,9|| align=right|41,58|| align=right|0,209|| align=right|10,03|| align=right|269||CBW||11. února 1999||Mauna Kea||J. X. Luu; C. Trujillo; D. C. Jewitt
|-
|(59359)||1999 DV|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,140|| align=right|4,04|| align=right|3,522||MBA||16. února 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(59360)||1999 DY1|| align=right|15,4|| align=right|2,253|| align=right|0,129|| align=right|6,00|| align=right|3,382||MBA||18. února 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(59361)||1999 DW2|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,093|| align=right|5,72|| align=right|3,572||MBA||20. února 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(59362)||1999 DO5|| align=right|14,9|| align=right|2,611|| align=right|0,049|| align=right|14,50|| align=right|4,217||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59363)||1999 DP7|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,147|| align=right|3,62|| align=right|3,761||MBA||18. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59364)||1999 DS7|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,116|| align=right|7,13|| align=right|3,634||MBA||18. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59365)||1999 EM|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,112|| align=right|2,02|| align=right|3,626||MBA||9. března 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(59366)||1999 EE3|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,058|| align=right|9,75|| align=right|5,133||MBA||12. března 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59367)||1999 EQ3|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,218|| align=right|3,17|| align=right|3,638||MBA||15. března 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59368)||1999 EP4|| align=right|14,6|| align=right|2,546|| align=right|0,210|| align=right|16,31|| align=right|4,061||MBA||12. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59369)||1999 EB5|| align=right|14,9|| align=right|2,966|| align=right|0,128|| align=right|3,26|| align=right|5,108||MBA||11. března 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(59370)||1999 EK5|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,055|| align=right|5,24|| align=right|3,770||MBA||15. března 1999||King City||R. G. Sandness
|-
|(59371)||1999 EY6|| align=right|14,6|| align=right|2,454|| align=right|0,148|| align=right|2,95|| align=right|3,843||MBA||14. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59372)||1999 EP8|| align=right|17,2|| align=right|2,455|| align=right|0,171|| align=right|1,84|| align=right|3,845||MBA||14. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59373)||1999 ET10|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,204|| align=right|1,78|| align=right|3,727||MBA||14. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59374)||1999 EO12|| align=right|14,7|| align=right|2,901|| align=right|0,181|| align=right|8,27|| align=right|4,939||MBA||15. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59375)||1999 EQ13|| align=right|15,4|| align=right|3,091|| align=right|0,068|| align=right|9,37|| align=right|5,434||MBA||10. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59376)||1999 FK|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,161|| align=right|7,00|| align=right|3,675||MBA||17. března 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(59377)||1999 FF1|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,314|| align=right|12,59|| align=right|4,115||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59378)||1999 FV3|| align=right|14,8|| align=right|2,921|| align=right|0,078|| align=right|2,23|| align=right|4,990||MBA||19. března 1999||Modra||A. Galád; J. Tóth
|-
|(59379)||1999 FO4|| align=right|16,1|| align=right|2,651|| align=right|0,066|| align=right|2,45|| align=right|4,316||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59380)||1999 FA5|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,124|| align=right|4,13|| align=right|4,096||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59381)||1999 FZ5|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,123|| align=right|3,12|| align=right|3,622||MBA||16. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59382)||1999 FP6|| align=right|17,0|| align=right|2,593|| align=right|0,098|| align=right|2,05|| align=right|4,175||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59383)||1999 FY9|| align=right|15,6|| align=right|2,439|| align=right|0,160|| align=right|2,53|| align=right|3,808||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59384)||1999 FH10|| align=right|15,7|| align=right|2,379|| align=right|0,032|| align=right|7,35|| align=right|3,668||MBA||22. března 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(59385)||1999 FH15|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,073|| align=right|6,78|| align=right|4,071||MBA||19. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59386)||1999 FJ17|| align=right|15,1|| align=right|2,703|| align=right|0,243|| align=right|17,84|| align=right|4,444||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59387)||1999 FZ17|| align=right|15,9|| align=right|2,278|| align=right|0,143|| align=right|1,75|| align=right|3,436||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59388)||1999 FU19|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,121|| align=right|4,15|| align=right|3,712||MBA||24. března 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(59389)||1999 FF21|| align=right|16,4|| align=right|2,455|| align=right|0,130|| align=right|7,48|| align=right|3,846||MBA||24. března 1999||Modra||L. Kornoš; J. Tóth
|-
|(59390)||1999 FR21|| align=right|14,8|| align=right|2,937|| align=right|0,101|| align=right|6,43|| align=right|5,033||MBA||24. března 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(59391)||1999 FC22|| align=right|15,1|| align=right|2,705|| align=right|0,028|| align=right|3,29|| align=right|4,449||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59392)||1999 FD23|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,162|| align=right|1,59|| align=right|3,578||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59393)||1999 FG23|| align=right|15,8|| align=right|2,626|| align=right|0,151|| align=right|3,38|| align=right|4,255||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59394)||1999 FZ23|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,135|| align=right|3,21|| align=right|3,662||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59395)||1999 FM25|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,145|| align=right|7,15|| align=right|3,820||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59396)||1999 FY25|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,178|| align=right|4,83|| align=right|3,405||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59397)||1999 FT26|| align=right|15,6|| align=right|2,437|| align=right|0,150|| align=right|3,56|| align=right|3,803||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59398)||1999 FF29|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,187|| align=right|3,68|| align=right|3,344||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59399)||1999 FK30|| align=right|14,6|| align=right|2,466|| align=right|0,103|| align=right|4,36|| align=right|3,873||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59400)||1999 FH31|| align=right|14,3|| align=right|2,462|| align=right|0,238|| align=right|7,00|| align=right|3,863||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59401)||1999 FC32|| align=right|14,9|| align=right|2,443|| align=right|0,141|| align=right|4,81|| align=right|3,818||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59402)||1999 FR32|| align=right|13,5|| align=right|2,395|| align=right|0,273|| align=right|8,42|| align=right|3,705||MBA||23. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59403)||1999 FV34|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,134|| align=right|13,03|| align=right|4,328||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59404)||1999 FW34|| align=right|14,2|| align=right|2,773|| align=right|0,098|| align=right|9,76|| align=right|4,616||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59405)||1999 FA35|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,056|| align=right|14,18|| align=right|4,204||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59406)||1999 FM35|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,147|| align=right|2,09|| align=right|3,454||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59407)||1999 FC38|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,126|| align=right|5,94|| align=right|3,552||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59408)||1999 FL40|| align=right|15,8|| align=right|2,424|| align=right|0,194|| align=right|2,06|| align=right|3,773||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59409)||1999 FX42|| align=right|16,9|| align=right|2,382|| align=right|0,119|| align=right|2,13|| align=right|3,677||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59410)||1999 FH50|| align=right|16,0|| align=right|2,433|| align=right|0,132|| align=right|6,17|| align=right|3,795||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59411)||1999 FX50|| align=right|14,7|| align=right|2,369|| align=right|0,096|| align=right|5,45|| align=right|3,647||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59412)||1999 FU51|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,116|| align=right|2,26|| align=right|3,645||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59413)||1999 FN58|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,092|| align=right|5,41|| align=right|3,712||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59414)||1999 FP62|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,135|| align=right|3,01|| align=right|3,773||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59415)||1999 GJ|| align=right|15,9|| align=right|2,456|| align=right|0,163|| align=right|2,41|| align=right|3,848||MBA||4. dubna 1999||Modra||A. Galád; J. Tóth
|-
|(59416)||1999 GM|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,167|| align=right|2,14|| align=right|3,736||MBA||5. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59417) Giocasilli||1999 GD1|| align=right|15,3|| align=right|2,394|| align=right|0,099|| align=right|7,16|| align=right|3,704||MBA||5. dubna 1999||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(59418)||1999 GJ1|| align=right|15,1|| align=right|2,524|| align=right|0,068|| align=right|6,90|| align=right|4,010||MBA||7. dubna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59419) Prešov||1999 GE2|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,111|| align=right|9,35|| align=right|4,142||MBA||9. dubna 1999||Modra||L. Kornoš; S. Gajdoš
|-
|(59420)||1999 GR2|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,123|| align=right|3,50|| align=right|3,731||MBA||9. dubna 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(59421)||1999 GV3|| align=right|15,9|| align=right|2,877|| align=right|0,184|| align=right|2,46|| align=right|4,879||MBA||5. dubna 1999||San Marcello||G. D'Abramo; A. Boattini
|-
|(59422)||1999 GD4|| align=right|14,2|| align=right|2,444|| align=right|0,108|| align=right|13,85|| align=right|3,819||MBA||12. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(59423)||1999 GE4|| align=right|14,4|| align=right|2,648|| align=right|0,111|| align=right|12,45|| align=right|4,309||MBA||12. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(59424)||1999 GP4|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,106|| align=right|9,82|| align=right|4,198||MBA||10. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59425)||1999 GJ5|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,108|| align=right|1,73|| align=right|3,722||MBA||7. dubna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59426)||1999 GS5|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,122|| align=right|3,17|| align=right|3,735||MBA||15. dubna 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(59427)||1999 GM6|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,102|| align=right|5,85|| align=right|3,727||MBA||14. dubna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59428)||1999 GK7|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,146|| align=right|2,35|| align=right|3,752||MBA||7. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59429)||1999 GK8|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,174|| align=right|2,12|| align=right|4,097||MBA||9. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59430)||1999 GT12|| align=right|14,5|| align=right|3,154|| align=right|0,053|| align=right|8,33|| align=right|5,600||MBA||12. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59431)||1999 GG13|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,198|| align=right|4,54|| align=right|4,055||MBA||12. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59432)||1999 GW14|| align=right|15,6|| align=right|2,723|| align=right|0,102|| align=right|2,51|| align=right|4,492||MBA||14. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59433)||1999 GH17|| align=right|15,3|| align=right|2,375|| align=right|0,295|| align=right|6,25|| align=right|3,660||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59434)||1999 GR18|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,213|| align=right|12,50|| align=right|4,175||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59435)||1999 GE20|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,168|| align=right|8,72|| align=right|4,154||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59436)||1999 GE21|| align=right|14,8|| align=right|2,471|| align=right|0,183|| align=right|15,39|| align=right|3,883||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59437)||1999 GY21|| align=right|15,1|| align=right|2,751|| align=right|0,026|| align=right|8,21|| align=right|4,561||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59438)||1999 GA22|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,115|| align=right|9,67|| align=right|4,173||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59439)||1999 GS23|| align=right|14,3|| align=right|2,687|| align=right|0,171|| align=right|12,66|| align=right|4,404||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59440)||1999 GL24|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,149|| align=right|3,15|| align=right|3,777||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59441)||1999 GZ29|| align=right|14,4|| align=right|2,309|| align=right|0,189|| align=right|4,50|| align=right|3,507||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59442)||1999 GS30|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,141|| align=right|3,37|| align=right|3,725||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59443)||1999 GV30|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,147|| align=right|12,82|| align=right|4,392||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59444)||1999 GY30|| align=right|16,7|| align=right|2,220|| align=right|0,125|| align=right|4,80|| align=right|3,306||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59445)||1999 GJ32|| align=right|16,1|| align=right|2,648|| align=right|0,177|| align=right|10,82|| align=right|4,309||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59446)||1999 GO32|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,153|| align=right|2,66|| align=right|3,753||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59447)||1999 GV32|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,121|| align=right|14,25|| align=right|3,825||MBA||10. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59448)||1999 GC33|| align=right|15,1|| align=right|2,429|| align=right|0,131|| align=right|7,65|| align=right|3,786||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59449)||1999 GH33|| align=right|14,6|| align=right|2,600|| align=right|0,208|| align=right|13,26|| align=right|4,192||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59450)||1999 GW33|| align=right|16,7|| align=right|2,289|| align=right|0,121|| align=right|4,31|| align=right|3,463||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59451)||1999 GX33|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,250|| align=right|11,98|| align=right|4,209||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59452)||1999 GS34|| align=right|14,2|| align=right|3,172|| align=right|0,118|| align=right|4,55|| align=right|5,649||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59453)||1999 GN35|| align=right|15,3|| align=right|2,542|| align=right|0,097|| align=right|4,41|| align=right|4,051||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59454)||1999 GO35|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,134|| align=right|8,95|| align=right|3,776||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59455)||1999 GK36|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,157|| align=right|2,54|| align=right|3,706||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59456)||1999 GJ38|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,192|| align=right|4,86|| align=right|3,416||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59457)||1999 GF39|| align=right|14,3|| align=right|2,549|| align=right|0,114|| align=right|15,81|| align=right|4,069||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59458)||1999 GM41|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,200|| align=right|10,17|| align=right|3,725||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59459)||1999 GV42|| align=right|14,2|| align=right|3,022|| align=right|0,069|| align=right|11,07|| align=right|5,252||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59460)||1999 GR43|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,135|| align=right|7,89|| align=right|3,792||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59461)||1999 GO45|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,091|| align=right|15,89|| align=right|4,306||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59462)||1999 GQ45|| align=right|15,1|| align=right|2,547|| align=right|0,100|| align=right|12,33|| align=right|4,065||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59463)||1999 GV45|| align=right|14,3|| align=right|2,538|| align=right|0,149|| align=right|10,28|| align=right|4,043||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59464)||1999 GM50|| align=right|15,8|| align=right|2,420|| align=right|0,247|| align=right|5,21|| align=right|3,764||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59465)||1999 GS51|| align=right|14,3|| align=right|3,206|| align=right|0,140|| align=right|21,78|| align=right|5,740||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59466)||1999 GE54|| align=right|16,8|| align=right|2,441|| align=right|0,131|| align=right|1,41|| align=right|3,812||MBA||13. dubna 1999||Xinglong|| Spacewatch
|-
|(59467)||1999 GQ57|| align=right|14,0|| align=right|3,047|| align=right|0,090|| align=right|10,47|| align=right|5,318||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59468)||1999 GH61|| align=right|15,9|| align=right|2,707|| align=right|0,205|| align=right|9,47|| align=right|4,452||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59469)||1999 GJ61|| align=right|15,5|| align=right|2,644|| align=right|0,256|| align=right|15,73|| align=right|4,298||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59470)||1999 HM|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,016|| align=right|3,62|| align=right|4,127||MBA||17. dubna 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(59471)||1999 HP|| align=right|16,2|| align=right|2,569|| align=right|0,141|| align=right|1,34|| align=right|4,117||MBA||17. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(59472)||1999 HX|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,379|| align=right|29,17|| align=right|4,586||MBA||19. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59473)||1999 HT1|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,145|| align=right|5,58|| align=right|4,322||MBA||19. dubna 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(59474)||1999 HK2|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,216|| align=right|15,05|| align=right|4,100||MBA||20. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(59475)||1999 HN2|| align=right|14,3|| align=right|2,463|| align=right|0,053|| align=right|9,31|| align=right|3,864||MBA||19. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(59476)||1999 HQ2|| align=right|16,2|| align=right|2,212|| align=right|0,117|| align=right|4,32|| align=right|3,290||MBA||21. dubna 1999||Hawker||J. B. Child
|-
|(59477)||1999 HP3|| align=right|13,9|| align=right|3,045|| align=right|0,088|| align=right|10,28|| align=right|5,314||MBA||18. dubna 1999||Catalina||CSS
|-
|(59478)||1999 HR4|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,229|| align=right|4,41|| align=right|4,351||MBA||16. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59479)||1999 HX5|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,111|| align=right|14,02|| align=right|4,293||MBA||17. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59480)||1999 HJ7|| align=right|13,8|| align=right|2,971|| align=right|0,072|| align=right|10,53|| align=right|5,119||MBA||19. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59481)||1999 HX8|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,044|| align=right|1,04|| align=right|4,000||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59482)||1999 HP10|| align=right|15,9|| align=right|2,805|| align=right|0,155|| align=right|7,29|| align=right|4,697||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59483)||1999 HN11|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,276|| align=right|11,40|| align=right|4,266||MBA||16. dubna 1999||Catalina||CSS
|-
|(59484)||1999 JJ|| align=right|15,1|| align=right|1,921|| align=right|0,047|| align=right|18,20|| align=right|2,661||MBA||6. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59485)||1999 JR|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,154|| align=right|13,72|| align=right|4,296||MBA||4. května 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59486)||1999 JV|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,063|| align=right|14,89|| align=right|4,192||MBA||5. května 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59487)||1999 JZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,533|| align=right|0,152|| align=right|7,30|| align=right|4,031||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59488)||1999 JE2|| align=right|15,2|| align=right|2,548|| align=right|0,235|| align=right|15,21|| align=right|4,066||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59489)||1999 JQ2|| align=right|14,2|| align=right|2,399|| align=right|0,145|| align=right|7,37|| align=right|3,714||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59490)||1999 JD4|| align=right|14,2|| align=right|2,358|| align=right|0,304|| align=right|22,36|| align=right|3,621||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59491)||1999 JO4|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,261|| align=right|11,71|| align=right|3,500||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59492)||1999 JU4|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,204|| align=right|15,31|| align=right|4,324||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59493)||1999 JG5|| align=right|16,3|| align=right|1,940|| align=right|0,070|| align=right|21,51|| align=right|2,701||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59494)||1999 JN5|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,196|| align=right|19,49|| align=right|4,117||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59495)||1999 JB6|| align=right|15,2|| align=right|2,816|| align=right|0,096|| align=right|8,98|| align=right|4,724||MBA||6. května 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(59496)||1999 JY6|| align=right|15,8|| align=right|2,459|| align=right|0,098|| align=right|6,04|| align=right|3,855||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59497)||1999 JJ7|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,039|| align=right|9,85|| align=right|4,394||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59498)||1999 JG8|| align=right|14,5|| align=right|2,470|| align=right|0,100|| align=right|24,42|| align=right|3,882||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59499)||1999 JP8|| align=right|14,7|| align=right|2,628|| align=right|0,135|| align=right|12,91|| align=right|4,260||MBA||14. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59500)||1999 JT8|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,197|| align=right|15,28|| align=right|4,094||MBA||14. května 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59501)||1999 JB9|| align=right|14,8|| align=right|2,720|| align=right|0,124|| align=right|11,65|| align=right|4,485||MBA||7. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59502)||1999 JR9|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,203|| align=right|7,80|| align=right|4,042||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59503)||1999 JU9|| align=right|14,8|| align=right|2,523|| align=right|0,072|| align=right|8,94|| align=right|4,007||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59504)||1999 JY9|| align=right|14,3|| align=right|3,101|| align=right|0,053|| align=right|10,56|| align=right|5,459||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59505)||1999 JW10|| align=right|14,4|| align=right|2,776|| align=right|0,116|| align=right|7,32|| align=right|4,625||MBA||9. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59506)||1999 JD11|| align=right|15,2|| align=right|2,521|| align=right|0,067|| align=right|3,47|| align=right|4,002||MBA||9. května 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59507)||1999 JW12|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,131|| align=right|15,27|| align=right|4,276||MBA||14. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59508)||1999 JP13|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,115|| align=right|9,53|| align=right|3,500||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59509)||1999 JR13|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,116|| align=right|14,10|| align=right|4,201||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59510)||1999 JY13|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,131|| align=right|28,66|| align=right|4,162||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59511)||1999 JP14|| align=right|13,8|| align=right|2,612|| align=right|0,225|| align=right|32,52|| align=right|4,222||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59512)||1999 JW14|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,069|| align=right|14,73|| align=right|4,313||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59513)||1999 JX14|| align=right|14,9|| align=right|2,738|| align=right|0,051|| align=right|7,01|| align=right|4,529||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59514)||1999 JY14|| align=right|15,5|| align=right|2,127|| align=right|0,207|| align=right|5,15|| align=right|3,102||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59515)||1999 JP15|| align=right|14,8|| align=right|2,712|| align=right|0,120|| align=right|11,92|| align=right|4,466||MBA||15. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(59516)||1999 JX15|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,125|| align=right|14,84|| align=right|4,252||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59517)||1999 JA16|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,117|| align=right|5,68|| align=right|4,026||MBA||15. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59518)||1999 JX17|| align=right|13,9|| align=right|2,482|| align=right|0,086|| align=right|11,50|| align=right|3,909||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59519)||1999 JK18|| align=right|15,8|| align=right|2,545|| align=right|0,160|| align=right|7,03|| align=right|4,060||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59520)||1999 JY18|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,134|| align=right|4,88|| align=right|3,575||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59521)||1999 JS20|| align=right|15,9|| align=right|2,158|| align=right|0,119|| align=right|5,47|| align=right|3,169||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59522)||1999 JR21|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,141|| align=right|5,58|| align=right|3,696||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59523)||1999 JM22|| align=right|14,4|| align=right|2,608|| align=right|0,087|| align=right|12,94|| align=right|4,211||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59524)||1999 JU22|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,035|| align=right|12,76|| align=right|4,101||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59525)||1999 JE23|| align=right|14,7|| align=right|3,138|| align=right|0,238|| align=right|23,43|| align=right|5,557||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59526)||1999 JS23|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,208|| align=right|8,34|| align=right|4,364||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59527)||1999 JE24|| align=right|14,0|| align=right|2,698|| align=right|0,164|| align=right|13,73|| align=right|4,430||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59528)||1999 JK24|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,165|| align=right|9,35|| align=right|4,588||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59529)||1999 JT24|| align=right|14,4|| align=right|2,728|| align=right|0,164|| align=right|14,83|| align=right|4,505||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59530)||1999 JU24|| align=right|13,4|| align=right|3,132|| align=right|0,042|| align=right|11,86|| align=right|5,543||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59531)||1999 JW25|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,210|| align=right|8,07|| align=right|4,121||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59532)||1999 JD26|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,098|| align=right|15,47|| align=right|4,335||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59533)||1999 JT26|| align=right|15,6|| align=right|2,557|| align=right|0,061|| align=right|1,60|| align=right|4,089||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59534)||1999 JH27|| align=right|17,0|| align=right|2,405|| align=right|0,171|| align=right|2,50|| align=right|3,729||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59535)||1999 JQ27|| align=right|14,5|| align=right|2,596|| align=right|0,065|| align=right|13,13|| align=right|4,182||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59536)||1999 JP28|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,126|| align=right|1,21|| align=right|4,207||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59537)||1999 JQ29|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,086|| align=right|5,02|| align=right|3,450||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59538)||1999 JR29|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,104|| align=right|3,21|| align=right|4,189||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59539)||1999 JU30|| align=right|15,9|| align=right|2,606|| align=right|0,215|| align=right|3,04|| align=right|4,207||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59540)||1999 JC31|| align=right|15,5|| align=right|2,449|| align=right|0,025|| align=right|1,63|| align=right|3,832||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59541)||1999 JE31|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,327|| align=right|1,86|| align=right|4,174||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59542)||1999 JG31|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,267|| align=right|9,78|| align=right|4,280||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59543)||1999 JU31|| align=right|15,5|| align=right|2,564|| align=right|0,102|| align=right|3,39|| align=right|4,106||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59544)||1999 JH32|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,122|| align=right|8,35|| align=right|4,118||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59545)||1999 JZ32|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,183|| align=right|3,13|| align=right|4,134||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59546)||1999 JV34|| align=right|14,7|| align=right|2,469|| align=right|0,308|| align=right|14,34|| align=right|3,878||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59547)||1999 JS35|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,133|| align=right|7,30|| align=right|4,157||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59548)||1999 JU35|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,119|| align=right|15,52|| align=right|4,162||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59549)||1999 JE36|| align=right|14,9|| align=right|2,778|| align=right|0,054|| align=right|11,72|| align=right|4,630||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59550)||1999 JH37|| align=right|14,7|| align=right|2,587|| align=right|0,077|| align=right|2,50|| align=right|4,160||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59551)||1999 JL37|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,166|| align=right|12,50|| align=right|4,103||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59552)||1999 JM38|| align=right|14,9|| align=right|2,525|| align=right|0,140|| align=right|13,98|| align=right|4,012||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59553)||1999 JP40|| align=right|15,6|| align=right|2,511|| align=right|0,129|| align=right|10,76|| align=right|3,978||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59554)||1999 JW40|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,119|| align=right|14,44|| align=right|4,057||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59555)||1999 JE41|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,206|| align=right|4,69|| align=right|4,056||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59556)||1999 JF41|| align=right|15,0|| align=right|2,526|| align=right|0,034|| align=right|12,14|| align=right|4,015||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59557)||1999 JH41|| align=right|15,6|| align=right|2,700|| align=right|0,160|| align=right|10,74|| align=right|4,435||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59558)||1999 JR41|| align=right|14,9|| align=right|2,634|| align=right|0,253|| align=right|10,95|| align=right|4,275||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59559)||1999 JD42|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,104|| align=right|12,89|| align=right|4,031||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59560)||1999 JG42|| align=right|15,2|| align=right|2,833|| align=right|0,128|| align=right|4,73|| align=right|4,768||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59561)||1999 JQ42|| align=right|16,8|| align=right|2,552|| align=right|0,205|| align=right|2,47|| align=right|4,076||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59562)||1999 JK43|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,215|| align=right|11,58|| align=right|4,314||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59563)||1999 JO45|| align=right|16,2|| align=right|2,514|| align=right|0,086|| align=right|6,47|| align=right|3,985||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59564)||1999 JR46|| align=right|14,8|| align=right|2,455|| align=right|0,068|| align=right|6,53|| align=right|3,845||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59565)||1999 JT46|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,087|| align=right|5,23|| align=right|4,192||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59566)||1999 JU46|| align=right|15,9|| align=right|2,529|| align=right|0,109|| align=right|2,53|| align=right|4,020||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59567)||1999 JU47|| align=right|16,1|| align=right|2,591|| align=right|0,182|| align=right|2,98|| align=right|4,170||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59568)||1999 JW47|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,091|| align=right|3,64|| align=right|4,174||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59569)||1999 JJ48|| align=right|14,1|| align=right|2,327|| align=right|0,092|| align=right|6,04|| align=right|3,550||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59570)||1999 JX48|| align=right|14,8|| align=right|2,520|| align=right|0,124|| align=right|4,88|| align=right|3,999||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59571)||1999 JY48|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,202|| align=right|2,35|| align=right|4,529||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59572)||1999 JA49|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,190|| align=right|6,63|| align=right|4,123||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59573)||1999 JK49|| align=right|15,0|| align=right|2,568|| align=right|0,102|| align=right|7,82|| align=right|4,114||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59574)||1999 JE50|| align=right|15,0|| align=right|2,734|| align=right|0,094|| align=right|5,00|| align=right|4,519||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59575)||1999 JB51|| align=right|14,6|| align=right|2,651|| align=right|0,146|| align=right|11,54|| align=right|4,316||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59576)||1999 JM51|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,036|| align=right|12,92|| align=right|4,302||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59577)||1999 JS51|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,019|| align=right|2,21|| align=right|3,384||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59578)||1999 JA53|| align=right|15,2|| align=right|3,116|| align=right|0,154|| align=right|15,39|| align=right|5,500||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59579)||1999 JO53|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,194|| align=right|12,80|| align=right|4,203||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59580)||1999 JC54|| align=right|16,1|| align=right|2,594|| align=right|0,145|| align=right|3,39|| align=right|4,177||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59581)||1999 JD54|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,126|| align=right|12,68|| align=right|4,232||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59582)||1999 JE55|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,082|| align=right|12,36|| align=right|4,531||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59583)||1999 JM55|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,233|| align=right|12,57|| align=right|4,075||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59584)||1999 JT55|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,131|| align=right|5,75|| align=right|4,239||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59585)||1999 JV55|| align=right|14,3|| align=right|2,690|| align=right|0,159|| align=right|13,06|| align=right|4,411||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59586)||1999 JB56|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,183|| align=right|5,49|| align=right|4,105||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59587)||1999 JJ56|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,207|| align=right|12,31|| align=right|4,612||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59588)||1999 JL56|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,142|| align=right|3,96|| align=right|4,606||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59589)||1999 JU56|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,073|| align=right|8,61|| align=right|4,250||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59590)||1999 JL57|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,254|| align=right|6,66|| align=right|4,081||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59591)||1999 JR58|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,210|| align=right|7,01|| align=right|4,622||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59592)||1999 JW58|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,118|| align=right|12,74|| align=right|4,394||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59593)||1999 JY58|| align=right|15,6|| align=right|2,629|| align=right|0,141|| align=right|4,30|| align=right|4,263||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59594)||1999 JG59|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,146|| align=right|10,45|| align=right|4,591||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59595)||1999 JK60|| align=right|14,0|| align=right|2,235|| align=right|0,137|| align=right|4,19|| align=right|3,340||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59596)||1999 JR60|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,205|| align=right|4,34|| align=right|4,199||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59597)||1999 JY60|| align=right|15,5|| align=right|2,220|| align=right|0,153|| align=right|6,79|| align=right|3,307||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59598)||1999 JL61|| align=right|15,8|| align=right|2,525|| align=right|0,233|| align=right|5,24|| align=right|4,011||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59599)||1999 JM62|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,054|| align=right|13,71|| align=right|4,115||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59600)||1999 JX62|| align=right|14,7|| align=right|2,717|| align=right|0,053|| align=right|6,03|| align=right|4,478||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59601)||1999 JL63|| align=right|16,7|| align=right|2,301|| align=right|0,204|| align=right|2,56|| align=right|3,489||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59602)||1999 JW63|| align=right|14,3|| align=right|2,728|| align=right|0,149|| align=right|12,07|| align=right|4,505||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59603)||1999 JX63|| align=right|14,0|| align=right|2,785|| align=right|0,059|| align=right|6,46|| align=right|4,646||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59604)||1999 JQ64|| align=right|15,5|| align=right|2,592|| align=right|0,167|| align=right|14,39|| align=right|4,173||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59605)||1999 JZ64|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,095|| align=right|6,07|| align=right|3,436||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59606)||1999 JK65|| align=right|15,3|| align=right|2,457|| align=right|0,207|| align=right|11,37|| align=right|3,850||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59607)||1999 JV65|| align=right|14,6|| align=right|2,419|| align=right|0,029|| align=right|3,15|| align=right|3,762||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59608)||1999 JQ66|| align=right|15,0|| align=right|2,546|| align=right|0,098|| align=right|3,99|| align=right|4,062||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59609)||1999 JB67|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,105|| align=right|5,56|| align=right|4,038||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59610)||1999 JE67|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,184|| align=right|4,05|| align=right|4,176||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59611)||1999 JY67|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,172|| align=right|12,73|| align=right|4,225||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59612)||1999 JZ67|| align=right|16,4|| align=right|2,325|| align=right|0,133|| align=right|4,59|| align=right|3,544||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59613)||1999 JS68|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,087|| align=right|5,64|| align=right|3,774||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59614)||1999 JR69|| align=right|15,8|| align=right|2,617|| align=right|0,124|| align=right|3,84|| align=right|4,234||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59615)||1999 JT69|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,148|| align=right|6,27|| align=right|4,153||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59616)||1999 JY69|| align=right|14,4|| align=right|2,610|| align=right|0,123|| align=right|12,22|| align=right|4,216||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59617)||1999 JM70|| align=right|15,6|| align=right|2,534|| align=right|0,151|| align=right|4,66|| align=right|4,032||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59618)||1999 JR70|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,150|| align=right|4,75|| align=right|4,174||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59619)||1999 JG71|| align=right|16,0|| align=right|2,531|| align=right|0,230|| align=right|5,94|| align=right|4,026||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59620)||1999 JY71|| align=right|16,5|| align=right|2,466|| align=right|0,146|| align=right|5,17|| align=right|3,872||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59621)||1999 JN72|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,206|| align=right|12,98|| align=right|4,509||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59622)||1999 JX72|| align=right|14,5|| align=right|2,775|| align=right|0,217|| align=right|15,78|| align=right|4,621||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59623)||1999 JE73|| align=right|15,0|| align=right|2,734|| align=right|0,200|| align=right|12,63|| align=right|4,520||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59624)||1999 JS73|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,104|| align=right|13,21|| align=right|4,297||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59625)||1999 JU73|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,167|| align=right|11,75|| align=right|4,558||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59626)||1999 JA75|| align=right|13,7|| align=right|2,441|| align=right|0,226|| align=right|17,69|| align=right|3,813||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59627)||1999 JH76|| align=right|14,0|| align=right|2,720|| align=right|0,159|| align=right|11,10|| align=right|4,486||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59628)||1999 JP76|| align=right|13,9|| align=right|2,535|| align=right|0,103|| align=right|10,94|| align=right|4,035||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59629)||1999 JV76|| align=right|13,9|| align=right|2,602|| align=right|0,119|| align=right|15,37|| align=right|4,196||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59630)||1999 JK77|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,212|| align=right|13,94|| align=right|4,303||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59631)||1999 JY77|| align=right|15,4|| align=right|2,410|| align=right|0,069|| align=right|6,93|| align=right|3,740||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59632)||1999 JZ77|| align=right|14,1|| align=right|2,782|| align=right|0,231|| align=right|10,94|| align=right|4,640||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59633)||1999 JC78|| align=right|14,2|| align=right|2,560|| align=right|0,118|| align=right|12,94|| align=right|4,096||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59634)||1999 JS79|| align=right|15,3|| align=right|2,595|| align=right|0,089|| align=right|6,66|| align=right|4,179||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59635)||1999 JJ80|| align=right|14,8|| align=right|2,660|| align=right|0,234|| align=right|11,09|| align=right|4,338||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59636)||1999 JJ81|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,238|| align=right|5,44|| align=right|3,747||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59637)||1999 JF82|| align=right|14,0|| align=right|3,217|| align=right|0,064|| align=right|12,90|| align=right|5,769||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59638)||1999 JH82|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,186|| align=right|13,30|| align=right|4,124||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59639)||1999 JS83|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,117|| align=right|12,66|| align=right|4,100||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59640)||1999 JH84|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,118|| align=right|16,13|| align=right|4,251||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59641)||1999 JS85|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,210|| align=right|5,34|| align=right|3,374||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59642)||1999 JZ86|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,195|| align=right|13,76|| align=right|4,002||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59643)||1999 JA87|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,169|| align=right|13,05|| align=right|4,147||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59644)||1999 JS88|| align=right|14,9|| align=right|2,472|| align=right|0,063|| align=right|7,62|| align=right|3,887||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59645)||1999 JH89|| align=right|15,3|| align=right|2,762|| align=right|0,091|| align=right|9,14|| align=right|4,591||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59646)||1999 JX89|| align=right|14,6|| align=right|2,603|| align=right|0,176|| align=right|15,38|| align=right|4,200||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59647)||1999 JY89|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,170|| align=right|12,70|| align=right|4,050||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59648)||1999 JA90|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,050|| align=right|12,92|| align=right|4,240||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59649)||1999 JB90|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,110|| align=right|6,01|| align=right|3,478||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59650)||1999 JZ90|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,152|| align=right|10,86|| align=right|4,556||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59651)||1999 JK91|| align=right|13,5|| align=right|3,157|| align=right|0,175|| align=right|21,21|| align=right|5,608||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59652)||1999 JM92|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,070|| align=right|11,43|| align=right|4,390||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59653)||1999 JZ92|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,175|| align=right|13,55|| align=right|4,212||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59654)||1999 JB94|| align=right|14,8|| align=right|2,569|| align=right|0,210|| align=right|8,70|| align=right|4,118||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59655)||1999 JN94|| align=right|16,7|| align=right|2,550|| align=right|0,082|| align=right|14,93|| align=right|4,071||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59656)||1999 JT94|| align=right|14,6|| align=right|2,443|| align=right|0,200|| align=right|12,96|| align=right|3,818||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59657)||1999 JC95|| align=right|14,7|| align=right|2,722|| align=right|0,130|| align=right|12,07|| align=right|4,489||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59658)||1999 JE95|| align=right|14,8|| align=right|2,576|| align=right|0,221|| align=right|13,19|| align=right|4,134||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59659)||1999 JM95|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,088|| align=right|7,57|| align=right|4,092||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59660)||1999 JE96|| align=right|15,3|| align=right|2,525|| align=right|0,171|| align=right|15,79|| align=right|4,011||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59661)||1999 JG96|| align=right|14,0|| align=right|2,581|| align=right|0,270|| align=right|14,80|| align=right|4,145||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59662)||1999 JN96|| align=right|14,8|| align=right|2,621|| align=right|0,169|| align=right|12,72|| align=right|4,243||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59663)||1999 JY96|| align=right|14,3|| align=right|3,240|| align=right|0,142|| align=right|17,57|| align=right|5,831||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59664)||1999 JB97|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,163|| align=right|12,94|| align=right|4,316||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59665)||1999 JF97|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,188|| align=right|14,46|| align=right|4,094||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59666)||1999 JH97|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,246|| align=right|13,24|| align=right|4,560||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59667)||1999 JQ97|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,177|| align=right|13,57|| align=right|4,385||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59668)||1999 JG98|| align=right|14,6|| align=right|3,013|| align=right|0,146|| align=right|11,20|| align=right|5,230||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59669)||1999 JM99|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,131|| align=right|12,85|| align=right|4,289||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59670)||1999 JP99|| align=right|15,9|| align=right|2,720|| align=right|0,103|| align=right|17,71|| align=right|4,485||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59671)||1999 JW99|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,284|| align=right|14,18|| align=right|4,278||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59672)||1999 JG100|| align=right|15,3|| align=right|2,656|| align=right|0,179|| align=right|13,70|| align=right|4,327||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59673)||1999 JR100|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,141|| align=right|16,08|| align=right|4,067||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59674)||1999 JY100|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,119|| align=right|14,59|| align=right|4,181||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59675)||1999 JC101|| align=right|14,9|| align=right|2,643|| align=right|0,167|| align=right|13,00|| align=right|4,295||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59676)||1999 JE101|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,024|| align=right|12,83|| align=right|4,524||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59677)||1999 JH101|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,044|| align=right|10,82|| align=right|4,372||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59678)||1999 JM101|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,014|| align=right|10,76|| align=right|5,417||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59679)||1999 JM102|| align=right|15,1|| align=right|2,615|| align=right|0,241|| align=right|8,40|| align=right|4,228||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59680)||1999 JW102|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,110|| align=right|12,43|| align=right|5,542||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59681)||1999 JC103|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,192|| align=right|8,45|| align=right|4,566||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59682)||1999 JF103|| align=right|14,5|| align=right|2,727|| align=right|0,067|| align=right|6,00|| align=right|4,503||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59683)||1999 JQ104|| align=right|14,9|| align=right|2,533|| align=right|0,171|| align=right|13,61|| align=right|4,030||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59684)||1999 JB107|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,075|| align=right|7,98|| align=right|4,054||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59685)||1999 JR108|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,259|| align=right|7,01|| align=right|4,153||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59686)||1999 JS108|| align=right|15,8|| align=right|2,464|| align=right|0,133|| align=right|7,36|| align=right|3,867||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59687)||1999 JU108|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,152|| align=right|3,52|| align=right|4,041||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59688)||1999 JO110|| align=right|15,9|| align=right|2,575|| align=right|0,058|| align=right|5,60|| align=right|4,131||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59689)||1999 JS111|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,095|| align=right|4,88|| align=right|3,618||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59690)||1999 JD112|| align=right|15,8|| align=right|2,436|| align=right|0,147|| align=right|7,02|| align=right|3,802||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59691)||1999 JM113|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,076|| align=right|8,28|| align=right|4,372||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59692)||1999 JC114|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,197|| align=right|3,11|| align=right|3,818||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59693)||1999 JA116|| align=right|15,8|| align=right|2,626|| align=right|0,146|| align=right|11,93|| align=right|4,255||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59694)||1999 JF116|| align=right|15,3|| align=right|2,407|| align=right|0,241|| align=right|6,45|| align=right|3,734||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59695)||1999 JU116|| align=right|16,4|| align=right|2,203|| align=right|0,084|| align=right|3,00|| align=right|3,269||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59696)||1999 JW116|| align=right|15,3|| align=right|2,612|| align=right|0,151|| align=right|11,19|| align=right|4,220||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59697)||1999 JS117|| align=right|15,5|| align=right|2,611|| align=right|0,172|| align=right|5,40|| align=right|4,219||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59698)||1999 JJ118|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,172|| align=right|4,30|| align=right|3,638||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59699)||1999 JU118|| align=right|16,3|| align=right|2,592|| align=right|0,140|| align=right|3,96|| align=right|4,172||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59700)||1999 JX118|| align=right|14,2|| align=right|2,741|| align=right|0,109|| align=right|8,43|| align=right|4,537||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59701)||1999 JP119|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,046|| align=right|10,13|| align=right|4,292||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59702)||1999 JZ119|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,160|| align=right|14,39|| align=right|4,158||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59703)||1999 JB120|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,169|| align=right|3,27|| align=right|4,055||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59704)||1999 JJ120|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,016|| align=right|10,61|| align=right|3,850||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59705)||1999 JM120|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,064|| align=right|15,14|| align=right|4,245||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59706)||1999 JT120|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,137|| align=right|6,32|| align=right|4,172||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59707)||1999 JX121|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,287|| align=right|11,80|| align=right|4,110||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59708)||1999 JC123|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,150|| align=right|7,56|| align=right|3,573||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59709)||1999 JL123|| align=right|14,6|| align=right|2,590|| align=right|0,039|| align=right|12,30|| align=right|4,168||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59710)||1999 JV123|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,166|| align=right|4,13|| align=right|4,067||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59711)||1999 JC126|| align=right|16,7|| align=right|2,628|| align=right|0,096|| align=right|12,60|| align=right|4,260||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59712)||1999 JN126|| align=right|16,0|| align=right|2,536|| align=right|0,120|| align=right|2,88|| align=right|4,038||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59713)||1999 JA127|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,119|| align=right|12,24|| align=right|4,257||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59714)||1999 JG128|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,132|| align=right|14,08|| align=right|4,157||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59715)||1999 JM129|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,143|| align=right|16,05|| align=right|4,141||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59716)||1999 JP131|| align=right|14,3|| align=right|2,578|| align=right|0,136|| align=right|14,89|| align=right|4,138||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59717)||1999 JR137|| align=right|15,6|| align=right|2,769|| align=right|0,108|| align=right|9,10|| align=right|4,607||MBA||10. května 1999||Puckett||Puckett
|-
|(59718)||1999 KG1|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,117|| align=right|25,25|| align=right|4,594||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59719)||1999 KN3|| align=right|15,5|| align=right|2,529|| align=right|0,215|| align=right|1,57|| align=right|4,022||MBA||17. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59720)||1999 KH5|| align=right|16,7|| align=right|2,596|| align=right|0,075|| align=right|6,35|| align=right|4,182||MBA||20. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59721)||1999 KM5|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,118|| align=right|10,93|| align=right|3,713||MBA||21. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59722)||1999 KR6|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,339|| align=right|18,45|| align=right|4,361||MBA||17. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59723)||1999 KO8|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,137|| align=right|17,14|| align=right|4,251||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59724)||1999 KV13|| align=right|15,2|| align=right|2,725|| align=right|0,151|| align=right|4,67|| align=right|4,498||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59725)||1999 KX13|| align=right|15,2|| align=right|2,687|| align=right|0,180|| align=right|11,09|| align=right|4,403||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59726)||1999 KA14|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,173|| align=right|6,81|| align=right|4,186||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59727)||1999 KC15|| align=right|15,4|| align=right|2,701|| align=right|0,107|| align=right|14,97|| align=right|4,438||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59728)||1999 KW15|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,084|| align=right|13,19|| align=right|4,186||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59729)||1999 LN|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,216|| align=right|14,42|| align=right|4,678||MBA||6. června 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59730)||1999 LW|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,088|| align=right|4,27|| align=right|3,690||MBA||7. června 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59731)||1999 LL2|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,180|| align=right|11,02|| align=right|4,314||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59732)||1999 LO2|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,090|| align=right|13,51|| align=right|4,313||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59733)||1999 LR2|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,127|| align=right|9,46|| align=right|4,096||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59734)||1999 LT2|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,164|| align=right|5,66|| align=right|3,591||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59735)||1999 LY3|| align=right|15,5|| align=right|2,640|| align=right|0,279|| align=right|4,74|| align=right|4,288||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59736)||1999 LA5|| align=right|14,6|| align=right|2,714|| align=right|0,087|| align=right|15,87|| align=right|4,471||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59737)||1999 LC6|| align=right|14,6|| align=right|2,629|| align=right|0,211|| align=right|32,24|| align=right|4,262||MBA||11. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59738)||1999 LH8|| align=right|15,5|| align=right|2,759|| align=right|0,131|| align=right|8,87|| align=right|4,581||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59739)||1999 LP8|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,132|| align=right|15,50|| align=right|4,074||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59740)||1999 LC9|| align=right|14,9|| align=right|2,747|| align=right|0,117|| align=right|8,44|| align=right|4,552||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59741)||1999 LE9|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,120|| align=right|13,35|| align=right|4,031||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59742)||1999 LN9|| align=right|14,5|| align=right|2,792|| align=right|0,141|| align=right|10,80|| align=right|4,664||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59743)||1999 LV9|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,189|| align=right|13,05|| align=right|4,364||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59744)||1999 LG10|| align=right|13,6|| align=right|2,455|| align=right|0,088|| align=right|13,13|| align=right|3,845||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59745)||1999 LF13|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,105|| align=right|11,76|| align=right|4,266||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59746)||1999 LN13|| align=right|14,1|| align=right|2,712|| align=right|0,154|| align=right|15,28|| align=right|4,465||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59747)||1999 LV13|| align=right|14,3|| align=right|2,558|| align=right|0,163|| align=right|11,53|| align=right|4,091||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59748)||1999 LE14|| align=right|14,2|| align=right|2,640|| align=right|0,108|| align=right|14,02|| align=right|4,290||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59749)||1999 LZ15|| align=right|16,2|| align=right|1,968|| align=right|0,092|| align=right|20,16|| align=right|2,760||MBA||12. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59750)||1999 LX16|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,290|| align=right|4,07|| align=right|4,161||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59751)||1999 LU18|| align=right|15,6|| align=right|2,687|| align=right|0,167|| align=right|9,08|| align=right|4,404||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59752)||1999 LW19|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,275|| align=right|13,15|| align=right|4,428||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59753)||1999 LA28|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,145|| align=right|5,88|| align=right|3,342||MBA||10. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59754)||1999 LR31|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,223|| align=right|6,30|| align=right|3,555||MBA||11. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59755)||1999 LY32|| align=right|14,3|| align=right|2,532|| align=right|0,199|| align=right|13,63|| align=right|4,028||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59756)||1999 LL35|| align=right|14,6|| align=right|2,608|| align=right|0,110|| align=right|21,96|| align=right|4,210||MBA||7. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(59757)||1999 ME|| align=right|15,2|| align=right|2,715|| align=right|0,133|| align=right|13,07|| align=right|4,472||MBA||18. června 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59758)||1999 MH|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,040|| align=right|9,95|| align=right|3,428||MBA||18. června 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(59759)||1999 MR|| align=right|16,4|| align=right|2,634|| align=right|0,206|| align=right|4,61|| align=right|4,275||MBA||20. června 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59760)||1999 MU|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,193|| align=right|14,33|| align=right|4,261||MBA||22. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(59761)||1999 MZ|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,149|| align=right|7,69|| align=right|3,667||MBA||23. června 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(59762)||1999 NB1|| align=right|16,2|| align=right|2,333|| align=right|0,139|| align=right|7,04|| align=right|3,564||MBA||11. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59763)||1999 NF2|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,094|| align=right|15,35|| align=right|5,637||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59764)||1999 NK3|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,248|| align=right|11,16|| align=right|4,427||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59765)||1999 NN4|| align=right|15,4|| align=right|2,769|| align=right|0,191|| align=right|10,52|| align=right|4,606||MBA||13. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59766)||1999 NW6|| align=right|15,7|| align=right|2,698|| align=right|0,276|| align=right|1,18|| align=right|4,432||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59767)||1999 NR10|| align=right|12,7|| align=right|3,063|| align=right|0,099|| align=right|8,54|| align=right|5,360||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59768)||1999 NV10|| align=right|14,0|| align=right|3,096|| align=right|0,106|| align=right|8,08|| align=right|5,448||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59769)||1999 NG15|| align=right|16,9|| align=right|2,379|| align=right|0,163|| align=right|2,16|| align=right|3,668||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59770)||1999 NS15|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,174|| align=right|10,43|| align=right|4,632||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59771)||1999 NX17|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,172|| align=right|4,56|| align=right|4,289||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59772)||1999 NN18|| align=right|14,9|| align=right|2,691|| align=right|0,216|| align=right|15,25|| align=right|4,415||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59773)||1999 NZ21|| align=right|15,1|| align=right|3,019|| align=right|0,132|| align=right|1,70|| align=right|5,244||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59774)||1999 NH29|| align=right|16,5|| align=right|2,430|| align=right|0,169|| align=right|0,88|| align=right|3,787||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59775)||1999 NL29|| align=right|15,3|| align=right|2,799|| align=right|0,177|| align=right|6,91|| align=right|4,683||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59776)||1999 NE33|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,147|| align=right|12,42|| align=right|4,372||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59777)||1999 NK35|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,142|| align=right|6,24|| align=right|3,818||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59778)||1999 NO39|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,202|| align=right|8,21|| align=right|4,165||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59779)||1999 NU40|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,188|| align=right|5,13|| align=right|5,456||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59780)||1999 NB42|| align=right|14,2|| align=right|2,967|| align=right|0,104|| align=right|10,84|| align=right|5,109||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59781)||1999 NU42|| align=right|13,9|| align=right|3,201|| align=right|0,070|| align=right|15,06|| align=right|5,727||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59782)||1999 NG43|| align=right|15,1|| align=right|2,694|| align=right|0,174|| align=right|14,19|| align=right|4,420||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59783)||1999 NN43|| align=right|16,0|| align=right|2,215|| align=right|0,175|| align=right|4,80|| align=right|3,295||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59784)||1999 NV44|| align=right|15,4|| align=right|2,699|| align=right|0,158|| align=right|13,81|| align=right|4,434||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59785)||1999 NG49|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,170|| align=right|3,81|| align=right|3,429||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59786)||1999 NY52|| align=right|15,2|| align=right|2,864|| align=right|0,147|| align=right|14,23|| align=right|4,847||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59787)||1999 NO55|| align=right|14,9|| align=right|2,764|| align=right|0,220|| align=right|12,19|| align=right|4,594||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59788)||1999 ND56|| align=right|13,5|| align=right|3,044|| align=right|0,206|| align=right|15,42|| align=right|5,310||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59789)||1999 NO56|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,188|| align=right|13,74|| align=right|4,312||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59790)||1999 NR56|| align=right|13,9|| align=right|3,129|| align=right|0,157|| align=right|11,21|| align=right|5,535||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59791)||1999 NN59|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,287|| align=right|8,11|| align=right|4,577||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59792)||1999 NL60|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,144|| align=right|11,56|| align=right|4,521||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59793) Clapiès||1999 OD|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,030|| align=right|10,99|| align=right|5,375||MBA||16. července 1999||Pises||Pises
|-
|(59794)||1999 OE1|| align=right|16,3|| align=right|2,664|| align=right|0,162|| align=right|7,52|| align=right|4,347||MBA||18. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59795)||1999 OE2|| align=right|12,8|| align=right|3,186|| align=right|0,057|| align=right|15,33|| align=right|5,685||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59796)||1999 OJ3|| align=right|14,3|| align=right|2,635|| align=right|0,249|| align=right|28,26|| align=right|4,276||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59797)||1999 PX|| align=right|17,0|| align=right|2,135|| align=right|0,147|| align=right|5,22|| align=right|3,119||MBA||7. srpna 1999||Kleť||Klet
|-
|(59798)||1999 PO1|| align=right|14,4|| align=right|3,093|| align=right|0,034|| align=right|22,00|| align=right|5,439||MBA||3. srpna 1999||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(59799)||1999 PC2|| align=right|16,5|| align=right|2,152|| align=right|0,104|| align=right|4,18|| align=right|3,155||MBA||10. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59800) Astropis||1999 PV4|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,078|| align=right|21,65|| align=right|4,231||MBA||14. srpna 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(59801)||1999 PY4|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,317|| align=right|1,07|| align=right|4,379||MBA||8. srpna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(59802)||1999 PZ5|| align=right|14,8|| align=right|3,176|| align=right|0,052|| align=right|10,06|| align=right|5,658||MBA||13. srpna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59803)||1999 QH2|| align=right|15,3|| align=right|3,161|| align=right|0,255|| align=right|0,45|| align=right|5,620||MBA||22. srpna 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|(59804) Dickjoyce||1999 RJ1|| align=right|13,3|| align=right|3,193|| align=right|0,067|| align=right|9,37|| align=right|5,704||MBA||5. září 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(59805)||1999 RZ6|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,202|| align=right|6,62|| align=right|5,153||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59806)||1999 RQ10|| align=right|14,0|| align=right|3,183|| align=right|0,149|| align=right|18,06|| align=right|5,679||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59807)||1999 RH13|| align=right|15,1|| align=right|2,857|| align=right|0,093|| align=right|2,11|| align=right|4,828||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59808)||1999 RU13|| align=right|14,7|| align=right|3,030|| align=right|0,157|| align=right|3,69|| align=right|5,274||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59809)||1999 RW16|| align=right|14,9|| align=right|3,202|| align=right|0,178|| align=right|4,75|| align=right|5,729||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59810)||1999 RM17|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,138|| align=right|4,20|| align=right|5,476||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59811)||1999 RV17|| align=right|13,7|| align=right|3,172|| align=right|0,114|| align=right|7,60|| align=right|5,649||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59812)||1999 RA18|| align=right|13,9|| align=right|3,239|| align=right|0,042|| align=right|14,99|| align=right|5,828||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59813)||1999 RU18|| align=right|16,7|| align=right|2,154|| align=right|0,190|| align=right|1,12|| align=right|3,160||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59814)||1999 RX18|| align=right|17,0|| align=right|2,326|| align=right|0,204|| align=right|2,13|| align=right|3,547||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59815)||1999 RQ19|| align=right|13,4|| align=right|3,233|| align=right|0,063|| align=right|9,71|| align=right|5,811||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59816)||1999 RO20|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,135|| align=right|5,73|| align=right|3,559||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59817)||1999 RC21|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,097|| align=right|17,57|| align=right|5,511||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59818)||1999 RF21|| align=right|15,6|| align=right|2,898|| align=right|0,210|| align=right|2,92|| align=right|4,932||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59819)||1999 RH22|| align=right|14,4|| align=right|3,032|| align=right|0,056|| align=right|9,53|| align=right|5,278||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59820)||1999 RT23|| align=right|15,4|| align=right|2,653|| align=right|0,105|| align=right|3,48|| align=right|4,320||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59821)||1999 RR25|| align=right|16,6|| align=right|2,160|| align=right|0,111|| align=right|3,83|| align=right|3,174||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59822)||1999 RK26|| align=right|14,5|| align=right|3,089|| align=right|0,128|| align=right|9,28|| align=right|5,429||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59823)||1999 RU26|| align=right|14,6|| align=right|3,203|| align=right|0,108|| align=right|5,48|| align=right|5,733||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59824)||1999 RQ27|| align=right|13,9|| align=right|3,251|| align=right|0,101|| align=right|9,44|| align=right|5,862||MBA||7. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59825)||1999 RV27|| align=right|14,7|| align=right|3,090|| align=right|0,221|| align=right|5,35|| align=right|5,431||MBA||8. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59826)||1999 RU29|| align=right|16,6|| align=right|1,920|| align=right|0,079|| align=right|22,68|| align=right|2,659||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59827)||1999 RF32|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,164|| align=right|12,34|| align=right|4,100||MBA||9. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59828)||1999 RU32|| align=right|15,7|| align=right|2,779|| align=right|0,032|| align=right|3,35|| align=right|4,631||MBA||5. září 1999||Drebach||Drebach
|-
|(59829)||1999 RZ32|| align=right|14,5|| align=right|3,188|| align=right|0,183|| align=right|3,54|| align=right|5,692||MBA||7. září 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(59830)||1999 RE33|| align=right|14,9|| align=right|3,170|| align=right|0,192|| align=right|3,45|| align=right|5,642||MBA||10. září 1999||Kleť||Klet
|-
|(59831)||1999 RR36|| align=right|14,7|| align=right|2,951|| align=right|0,048|| align=right|1,73|| align=right|5,069||MBA||11. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59832)||1999 RW36|| align=right|17,1|| align=right|2,261|| align=right|0,195|| align=right|2,78|| align=right|3,400||MBA||13. září 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59833) Danimatter||1999 RZ36|| align=right|14,1|| align=right|3,071|| align=right|0,055|| align=right|9,48|| align=right|5,381||MBA||3. září 1999||Village-Neuf||C. Demeautis
|-
|(59834)||1999 RE37|| align=right|17,4|| align=right|2,199|| align=right|0,194|| align=right|2,09|| align=right|3,260||MBA||9. září 1999||Uto||F. Uto
|-
|(59835)||1999 RJ40|| align=right|14,4|| align=right|3,073|| align=right|0,096|| align=right|8,37|| align=right|5,386||MBA||13. září 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(59836)||1999 RN44|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,292|| align=right|12,63|| align=right|3,559||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59837)||1999 RP44|| align=right|14,9|| align=right|3,088|| align=right|0,050|| align=right|8,91|| align=right|5,426||MBA||3. září 1999||Teide||R. Casas; C. Zurita
|-
|(59838)||1999 RU45|| align=right|15,3|| align=right|2,720|| align=right|0,067|| align=right|6,02|| align=right|4,486||MBA||9. září 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(59839)||1999 RS47|| align=right|16,0|| align=right|2,317|| align=right|0,200|| align=right|7,47|| align=right|3,526||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59840)||1999 RD49|| align=right|13,3|| align=right|3,091|| align=right|0,078|| align=right|8,28|| align=right|5,433||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59841)||1999 RH54|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,186|| align=right|3,25|| align=right|3,773||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59842)||1999 RT55|| align=right|15,8|| align=right|2,595|| align=right|0,273|| align=right|5,65|| align=right|4,180||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59843)||1999 RD59|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,091|| align=right|11,35|| align=right|5,359||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59844)||1999 RU60|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,101|| align=right|9,97|| align=right|5,436||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59845)||1999 RC61|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,126|| align=right|10,18|| align=right|5,385||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59846)||1999 RA64|| align=right|15,7|| align=right|2,935|| align=right|0,101|| align=right|2,48|| align=right|5,028||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59847)||1999 RT71|| align=right|15,3|| align=right|3,129|| align=right|0,147|| align=right|2,72|| align=right|5,534||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59848)||1999 RT73|| align=right|15,5|| align=right|2,672|| align=right|0,163|| align=right|7,31|| align=right|4,366||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59849)||1999 RE78|| align=right|16,3|| align=right|2,596|| align=right|0,117|| align=right|1,91|| align=right|4,182||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59850)||1999 RJ80|| align=right|17,0|| align=right|2,193|| align=right|0,035|| align=right|0,14|| align=right|3,248||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59851)||1999 RO80|| align=right|15,1|| align=right|3,132|| align=right|0,188|| align=right|11,00|| align=right|5,543||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59852)||1999 RN82|| align=right|15,3|| align=right|2,980|| align=right|0,021|| align=right|8,62|| align=right|5,143||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59853)||1999 RP82|| align=right|14,9|| align=right|3,043|| align=right|0,127|| align=right|19,01|| align=right|5,308||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59854)||1999 RY85|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,109|| align=right|5,63|| align=right|5,650||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59855)||1999 RD86|| align=right|14,9|| align=right|2,601|| align=right|0,305|| align=right|12,83|| align=right|4,194||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59856)||1999 RJ92|| align=right|17,0|| align=right|2,201|| align=right|0,128|| align=right|7,38|| align=right|3,265||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59857)||1999 RF93|| align=right|14,9|| align=right|3,044|| align=right|0,113|| align=right|3,75|| align=right|5,311||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59858)||1999 RT93|| align=right|15,3|| align=right|2,980|| align=right|0,317|| align=right|3,50|| align=right|5,144||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59859)||1999 RM94|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,094|| align=right|12,19|| align=right|4,073||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59860)||1999 RP94|| align=right|15,2|| align=right|3,162|| align=right|0,195|| align=right|3,08|| align=right|5,622||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59861)||1999 RY95|| align=right|14,3|| align=right|3,178|| align=right|0,147|| align=right|4,88|| align=right|5,664||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59862)||1999 RT97|| align=right|14,9|| align=right|3,110|| align=right|0,170|| align=right|1,36|| align=right|5,485||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59863)||1999 RH98|| align=right|14,8|| align=right|3,195|| align=right|0,204|| align=right|2,60|| align=right|5,709||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59864)||1999 RW102|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,110|| align=right|16,97|| align=right|5,665||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59865)||1999 RO103|| align=right|14,6|| align=right|2,978|| align=right|0,093|| align=right|10,34|| align=right|5,139||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59866)||1999 RF105|| align=right|14,3|| align=right|3,028|| align=right|0,112|| align=right|9,59|| align=right|5,269||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59867)||1999 RT105|| align=right|13,6|| align=right|3,049|| align=right|0,070|| align=right|14,66|| align=right|5,322||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59868)||1999 RH106|| align=right|16,2|| align=right|2,784|| align=right|0,161|| align=right|7,25|| align=right|4,644||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59869)||1999 RC108|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,086|| align=right|10,10|| align=right|5,375||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59870)||1999 RH109|| align=right|14,5|| align=right|3,070|| align=right|0,104|| align=right|8,82|| align=right|5,379||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59871)||1999 RL111|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,133|| align=right|9,69|| align=right|5,388||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59872)||1999 RB112|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,154|| align=right|9,40|| align=right|4,526||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59873)||1999 RO112|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,209|| align=right|8,23|| align=right|3,795||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59874)||1999 RJ113|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,201|| align=right|7,29|| align=right|4,544||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59875)||1999 RN114|| align=right|14,6|| align=right|3,203|| align=right|0,149|| align=right|2,15|| align=right|5,732||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59876)||1999 RK116|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,151|| align=right|8,79|| align=right|5,429||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59877)||1999 RA117|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,170|| align=right|13,89|| align=right|4,406||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59878)||1999 RF117|| align=right|17,0|| align=right|2,382|| align=right|0,124|| align=right|6,17|| align=right|3,675||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59879)||1999 RM119|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,130|| align=right|8,92|| align=right|5,339||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59880)||1999 RS119|| align=right|14,6|| align=right|3,135|| align=right|0,218|| align=right|10,47|| align=right|5,550||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59881)||1999 RZ121|| align=right|14,4|| align=right|3,130|| align=right|0,074|| align=right|11,04|| align=right|5,538||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59882)||1999 RM122|| align=right|14,5|| align=right|3,222|| align=right|0,045|| align=right|11,16|| align=right|5,783||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59883)||1999 RU123|| align=right|15,0|| align=right|2,805|| align=right|0,194|| align=right|7,26|| align=right|4,697||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59884)||1999 RW123|| align=right|15,3|| align=right|2,777|| align=right|0,087|| align=right|0,59|| align=right|4,626||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59885)||1999 RO124|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,154|| align=right|11,04|| align=right|4,527||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59886)||1999 RY126|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,241|| align=right|5,33|| align=right|3,517||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59887)||1999 RU127|| align=right|13,8|| align=right|3,028|| align=right|0,049|| align=right|8,10|| align=right|5,268||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59888)||1999 RS128|| align=right|13,3|| align=right|3,401|| align=right|0,130|| align=right|7,29|| align=right|6,272||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59889)||1999 RV129|| align=right|14,3|| align=right|3,048|| align=right|0,094|| align=right|11,08|| align=right|5,322||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59890)||1999 RG133|| align=right|13,7|| align=right|3,191|| align=right|0,052|| align=right|7,66|| align=right|5,700||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59891)||1999 RF135|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,158|| align=right|21,65|| align=right|5,617||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59892)||1999 RQ137|| align=right|15,1|| align=right|2,866|| align=right|0,111|| align=right|5,28|| align=right|4,851||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59893)||1999 RY137|| align=right|15,9|| align=right|2,337|| align=right|0,181|| align=right|8,12|| align=right|3,573||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59894)||1999 RQ138|| align=right|14,6|| align=right|3,206|| align=right|0,048|| align=right|15,33|| align=right|5,739||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59895)||1999 RH140|| align=right|14,7|| align=right|3,128|| align=right|0,149|| align=right|4,61|| align=right|5,531||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59896)||1999 RO140|| align=right|15,6|| align=right|3,099|| align=right|0,184|| align=right|2,28|| align=right|5,454||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59897)||1999 RD142|| align=right|14,5|| align=right|3,242|| align=right|0,063|| align=right|10,99|| align=right|5,837||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59898)||1999 RE142|| align=right|16,8|| align=right|2,302|| align=right|0,219|| align=right|2,78|| align=right|3,493||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59899)||1999 RN142|| align=right|15,4|| align=right|2,923|| align=right|0,091|| align=right|6,71|| align=right|4,996||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59900)||1999 RH143|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,021|| align=right|10,69|| align=right|5,501||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59901)||1999 RA145|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,260|| align=right|12,57|| align=right|4,268||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59902)||1999 RJ147|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,026|| align=right|11,15|| align=right|5,639||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59903)||1999 RO148|| align=right|13,6|| align=right|3,399|| align=right|0,087|| align=right|15,60|| align=right|6,265||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59904)||1999 RR149|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,141|| align=right|0,80|| align=right|5,543||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59905)||1999 RB151|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,124|| align=right|6,76|| align=right|5,599||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59906)||1999 RR151|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,204|| align=right|3,14|| align=right|3,647||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59907)||1999 RM152|| align=right|14,9|| align=right|2,980|| align=right|0,275|| align=right|5,52|| align=right|5,143||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59908)||1999 RS154|| align=right|13,8|| align=right|3,224|| align=right|0,061|| align=right|2,56|| align=right|5,787||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59909)||1999 RK155|| align=right|12,7|| align=right|3,071|| align=right|0,033|| align=right|8,81|| align=right|5,382||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59910)||1999 RA156|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,169|| align=right|3,46|| align=right|3,465||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59911)||1999 RD156|| align=right|14,5|| align=right|3,158|| align=right|0,145|| align=right|3,72|| align=right|5,610||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59912)||1999 RU156|| align=right|15,2|| align=right|3,059|| align=right|0,138|| align=right|5,08|| align=right|5,349||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59913)||1999 RB157|| align=right|15,3|| align=right|3,086|| align=right|0,109|| align=right|9,19|| align=right|5,421||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59914)||1999 RX157|| align=right|14,6|| align=right|3,049|| align=right|0,167|| align=right|15,49|| align=right|5,324||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59915)||1999 RF159|| align=right|12,4|| align=right|3,124|| align=right|0,079|| align=right|19,39|| align=right|5,521||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59916)||1999 RT159|| align=right|14,8|| align=right|3,092|| align=right|0,146|| align=right|7,18|| align=right|5,435||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59917)||1999 RC161|| align=right|14,9|| align=right|3,100|| align=right|0,130|| align=right|3,74|| align=right|5,458||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59918)||1999 RF161|| align=right|14,8|| align=right|2,253|| align=right|0,090|| align=right|6,16|| align=right|3,382||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59919)||1999 RP161|| align=right|14,5|| align=right|3,223|| align=right|0,086|| align=right|0,67|| align=right|5,785||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59920)||1999 RO162|| align=right|14,0|| align=right|2,790|| align=right|0,163|| align=right|9,97|| align=right|4,659||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59921)||1999 RM163|| align=right|15,7|| align=right|3,017|| align=right|0,135|| align=right|3,11|| align=right|5,239||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59922)||1999 RY164|| align=right|15,0|| align=right|2,774|| align=right|0,283|| align=right|8,76|| align=right|4,620||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59923)||1999 RY165|| align=right|16,0|| align=right|2,788|| align=right|0,202|| align=right|3,95|| align=right|4,654||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59924)||1999 RN167|| align=right|13,7|| align=right|3,054|| align=right|0,093|| align=right|11,81|| align=right|5,337||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59925)||1999 RR172|| align=right|14,2|| align=right|3,032|| align=right|0,129|| align=right|10,82|| align=right|5,278||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59926)||1999 RD173|| align=right|14,1|| align=right|3,203|| align=right|0,091|| align=right|16,10|| align=right|5,732||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59927)||1999 RP173|| align=right|13,5|| align=right|3,188|| align=right|0,108|| align=right|17,92|| align=right|5,690||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59928)||1999 RG174|| align=right|15,0|| align=right|2,916|| align=right|0,086|| align=right|3,22|| align=right|4,978||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59929)||1999 RK174|| align=right|14,0|| align=right|3,148|| align=right|0,217|| align=right|3,73|| align=right|5,583||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59930)||1999 RE176|| align=right|14,9|| align=right|2,934|| align=right|0,113|| align=right|10,03|| align=right|5,025||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59931)||1999 RZ179|| align=right|13,5|| align=right|3,069|| align=right|0,059|| align=right|10,69|| align=right|5,376||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59932)||1999 RY181|| align=right|17,1|| align=right|2,335|| align=right|0,233|| align=right|2,52|| align=right|3,567||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59933)||1999 RQ186|| align=right|14,9|| align=right|3,024|| align=right|0,049|| align=right|8,94|| align=right|5,259||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59934)||1999 RU186|| align=right|15,0|| align=right|2,828|| align=right|0,033|| align=right|1,39|| align=right|4,754||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59935)||1999 RR187|| align=right|15,6|| align=right|2,910|| align=right|0,094|| align=right|2,50|| align=right|4,963||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59936)||1999 RJ188|| align=right|15,1|| align=right|3,209|| align=right|0,132|| align=right|10,30|| align=right|5,748||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59937)||1999 RH189|| align=right|15,5|| align=right|3,129|| align=right|0,109|| align=right|9,70|| align=right|5,535||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59938)||1999 RQ190|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,143|| align=right|11,33|| align=right|5,312||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59939)||1999 RW192|| align=right|15,3|| align=right|3,189|| align=right|0,168|| align=right|14,28|| align=right|5,693||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59940)||1999 RT197|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,150|| align=right|6,49|| align=right|3,494||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59941)||1999 RX197|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,098|| align=right|8,26|| align=right|5,631||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59942)||1999 RZ197|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,070|| align=right|9,16|| align=right|5,372||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59943)||1999 RH198|| align=right|14,3|| align=right|3,100|| align=right|0,159|| align=right|16,09|| align=right|5,459||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59944)||1999 RJ199|| align=right|14,6|| align=right|2,985|| align=right|0,102|| align=right|9,88|| align=right|5,155||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59945)||1999 RH202|| align=right|14,1|| align=right|3,246|| align=right|0,081|| align=right|9,95|| align=right|5,849||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59946)||1999 RG205|| align=right|14,5|| align=right|3,049|| align=right|0,003|| align=right|15,75|| align=right|5,322||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59947)||1999 RV205|| align=right|14,5|| align=right|2,977|| align=right|0,105|| align=right|9,49|| align=right|5,135||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59948)||1999 RX213|| align=right|14,6|| align=right|2,993|| align=right|0,112|| align=right|11,04|| align=right|5,176||MBA||13. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(59949)||1999 RL215|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,230|| align=right|2,98|| align=right|3,686||MBA||3. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59950)||1999 RA220|| align=right|13,3|| align=right|3,183|| align=right|0,040|| align=right|11,64|| align=right|5,679||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59951)||1999 RZ220|| align=right|16,3|| align=right|2,226|| align=right|0,156|| align=right|5,64|| align=right|3,321||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59952)||1999 RG222|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,158|| align=right|4,88|| align=right|5,302||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59953)||1999 RB226|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,133|| align=right|20,91|| align=right|5,528||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59954)||1999 RP226|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,041|| align=right|7,89|| align=right|5,277||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59955)||1999 RX226|| align=right|15,1|| align=right|3,013|| align=right|0,057|| align=right|9,87|| align=right|5,228||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59956)||1999 RR230|| align=right|13,6|| align=right|2,976|| align=right|0,111|| align=right|11,00|| align=right|5,134||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59957)||1999 RH231|| align=right|15,7|| align=right|2,702|| align=right|0,186|| align=right|8,07|| align=right|4,441||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59958)||1999 RJ231|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,100|| align=right|10,62|| align=right|5,350||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59959)||1999 RV233|| align=right|13,9|| align=right|3,133|| align=right|0,056|| align=right|16,57|| align=right|5,545||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59960)||1999 RY233|| align=right|15,2|| align=right|2,797|| align=right|0,212|| align=right|9,08|| align=right|4,676||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59961)||1999 RZ233|| align=right|14,4|| align=right|2,974|| align=right|0,263|| align=right|12,32|| align=right|5,129||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59962)||1999 RL234|| align=right|14,6|| align=right|3,186|| align=right|0,121|| align=right|10,90|| align=right|5,686||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59963)||1999 RZ234|| align=right|13,9|| align=right|3,067|| align=right|0,062|| align=right|9,15|| align=right|5,369||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59964)||1999 RM235|| align=right|14,2|| align=right|3,140|| align=right|0,140|| align=right|6,89|| align=right|5,563||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59965)||1999 RJ236|| align=right|14,8|| align=right|3,122|| align=right|0,101|| align=right|10,73|| align=right|5,515||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59966)||1999 RS238|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,112|| align=right|11,19|| align=right|5,401||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59967)||1999 RP240|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,084|| align=right|15,01|| align=right|5,693||MBA||11. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59968)||1999 RC241|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,120|| align=right|10,91|| align=right|5,546||MBA||11. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59969)||1999 RV246|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,081|| align=right|15,40|| align=right|5,513||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59970)||1999 RZ246|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,209|| align=right|2,31|| align=right|3,723||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59971)||1999 RP247|| align=right|16,0|| align=right|2,176|| align=right|0,199|| align=right|4,94|| align=right|3,209||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59972)||1999 RL248|| align=right|15,2|| align=right|2,947|| align=right|0,093|| align=right|8,75|| align=right|5,058||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59973)||1999 RY252|| align=right|13,8|| align=right|3,401|| align=right|0,112|| align=right|9,41|| align=right|6,271||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59974)||1999 RM254|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,256|| align=right|10,24|| align=right|4,490||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59975)||1999 SE|| align=right|14,7|| align=right|3,194|| align=right|0,203|| align=right|12,01|| align=right|5,707||MBA||16. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59976)||1999 SU4|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,119|| align=right|17,84|| align=right|5,473||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59977)||1999 SD5|| align=right|13,8|| align=right|3,177|| align=right|0,211|| align=right|18,94|| align=right|5,661||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59978)||1999 SR5|| align=right|16,0|| align=right|1,910|| align=right|0,078|| align=right|21,16|| align=right|2,639||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59979)||1999 SV5|| align=right|16,5|| align=right|1,922|| align=right|0,189|| align=right|24,51|| align=right|2,663||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59980)||1999 SG6|| align=right|13,4|| align=right|3,054|| align=right|0,038|| align=right|11,75|| align=right|5,337||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59981)||1999 SZ6|| align=right|14,9|| align=right|3,075|| align=right|0,378|| align=right|11,16|| align=right|5,391||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59982)||1999 SF9|| align=right|13,3|| align=right|2,986|| align=right|0,085|| align=right|11,73|| align=right|5,160||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59983)||1999 SN10|| align=right|13,3|| align=right|2,967|| align=right|0,097|| align=right|11,23|| align=right|5,111||MBA||29. září 1999||Overberg||A. van Staden
|-
|(59984)||1999 SZ10|| align=right|14,8|| align=right|2,966|| align=right|0,184|| align=right|9,86|| align=right|5,108||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59985)||1999 SN11|| align=right|13,0|| align=right|3,103|| align=right|0,102|| align=right|15,86|| align=right|5,466||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59986)||1999 SE15|| align=right|14,4|| align=right|3,199|| align=right|0,078|| align=right|23,30|| align=right|5,720||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59987)||1999 SG16|| align=right|13,9|| align=right|3,122|| align=right|0,049|| align=right|12,64|| align=right|5,515||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59988)||1999 SH16|| align=right|13,9|| align=right|2,609|| align=right|0,172|| align=right|11,53|| align=right|4,213||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59989)||1999 SL16|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,210|| align=right|5,02|| align=right|3,606||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59990)||1999 SA17|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,182|| align=right|25,87|| align=right|5,423||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59991)||1999 SP18|| align=right|13,6|| align=right|3,216|| align=right|0,052|| align=right|12,50|| align=right|5,768||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59992)||1999 SZ18|| align=right|14,2|| align=right|2,964|| align=right|0,117|| align=right|11,69|| align=right|5,103||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59993)||1999 SL20|| align=right|14,1|| align=right|3,117|| align=right|0,152|| align=right|14,67|| align=right|5,503||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59994)||1999 SH22|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,300|| align=right|4,89|| align=right|4,153||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(59995)||1999 SP24|| align=right|15,0|| align=right|3,077|| align=right|0,107|| align=right|8,91|| align=right|5,396||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(59996)||1999 TZ|| align=right|15,8|| align=right|2,541|| align=right|0,295|| align=right|4,71|| align=right|4,049||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59997)||1999 TN1|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,235|| align=right|15,42|| align=right|5,527||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59998)||1999 TS2|| align=right|12,8|| align=right|3,225|| align=right|0,122|| align=right|23,75|| align=right|5,791||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(59999)||1999 TP3|| align=right|13,6|| align=right|3,043|| align=right|0,107|| align=right|10,81|| align=right|5,306||MBA||3. října 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(60000)||1999 TZ3|| align=right|14,8|| align=right|3,127|| align=right|0,034|| align=right|9,30|| align=right|5,528||MBA||2. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek